|-
|(83001)||2001 QB160|| align=right|14,4|| align=right|2,851|| align=right|0,126|| align=right|9,97|| align=right|4,812||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83002)||2001 QE160|| align=right|15,4|| align=right|2,730|| align=right|0,118|| align=right|4,23|| align=right|4,509||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83003)||2001 QK160|| align=right|15,8|| align=right|2,732|| align=right|0,095|| align=right|3,71|| align=right|4,515||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83004)||2001 QY160|| align=right|15,0|| align=right|3,103|| align=right|0,145|| align=right|5,59|| align=right|5,466||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83005)||2001 QX161|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,073|| align=right|6,38|| align=right|4,539||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83006)||2001 QK162|| align=right|14,4|| align=right|3,156|| align=right|0,164|| align=right|0,94|| align=right|5,605||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83007)||2001 QP162|| align=right|14,4|| align=right|3,187|| align=right|0,172|| align=right|5,84|| align=right|5,689||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83008)||2001 QY163|| align=right|14,3|| align=right|2,978|| align=right|0,075|| align=right|10,75|| align=right|5,138||MBA||31. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83009)||2001 QH164|| align=right|15,4|| align=right|2,441|| align=right|0,189|| align=right|11,45|| align=right|3,814||MBA||21. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83010)||2001 QW164|| align=right|15,8|| align=right|2,606|| align=right|0,101|| align=right|3,07|| align=right|4,205||MBA||22. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83011)||2001 QF165|| align=right|14,4|| align=right|3,081|| align=right|0,054|| align=right|10,04|| align=right|5,408||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83012)||2001 QQ167|| align=right|17,1|| align=right|2,208|| align=right|0,085|| align=right|5,03|| align=right|3,279||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83013)||2001 QJ169|| align=right|15,3|| align=right|2,739|| align=right|0,072|| align=right|4,87|| align=right|4,533||MBA||26. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83014)||2001 QZ169|| align=right|14,9|| align=right|3,111|| align=right|0,159|| align=right|11,64|| align=right|5,486||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83015)||2001 QA170|| align=right|16,5|| align=right|2,569|| align=right|0,085|| align=right|3,08|| align=right|4,116||MBA||23. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83016)||2001 QS170|| align=right|15,3|| align=right|2,676|| align=right|0,125|| align=right|11,86|| align=right|4,376||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83017)||2001 QT170|| align=right|15,6|| align=right|2,784|| align=right|0,012|| align=right|4,43|| align=right|4,645||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83018)||2001 QP173|| align=right|15,6|| align=right|2,983|| align=right|0,027|| align=right|9,55|| align=right|5,151||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83019)||2001 QJ174|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,098|| align=right|7,12|| align=right|3,724||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83020)||2001 QG177|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,044|| align=right|4,21|| align=right|4,331||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83021)||2001 QT177|| align=right|14,3|| align=right|3,165|| align=right|0,176|| align=right|4,67|| align=right|5,631||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83022)||2001 QA178|| align=right|15,3|| align=right|2,805|| align=right|0,204|| align=right|15,27|| align=right|4,697||MBA||26. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83023)||2001 QG178|| align=right|14,3|| align=right|3,079|| align=right|0,174|| align=right|21,17|| align=right|5,403||MBA||24. srpna 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(83024)||2001 QQ178|| align=right|15,2|| align=right|2,555|| align=right|0,253|| align=right|8,46|| align=right|4,084||MBA||27. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83025)||2001 QJ179|| align=right|13,8|| align=right|3,130|| align=right|0,095|| align=right|14,47|| align=right|5,537||MBA||28. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83026)||2001 QZ179|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,245|| align=right|8,54|| align=right|3,693||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83027)||2001 QB180|| align=right|15,0|| align=right|2,632|| align=right|0,084|| align=right|5,70|| align=right|4,268||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83028)||2001 QC180|| align=right|14,5|| align=right|2,764|| align=right|0,109|| align=right|5,87|| align=right|4,594||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83029)||2001 QB181|| align=right|14,6|| align=right|2,795|| align=right|0,109|| align=right|5,42|| align=right|4,672||MBA||26. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83030)||2001 QC181|| align=right|15,7|| align=right|2,445|| align=right|0,198|| align=right|6,13|| align=right|3,821||MBA||26. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83031)||2001 QJ181|| align=right|13,8|| align=right|3,184|| align=right|0,140|| align=right|6,09|| align=right|5,680||MBA||28. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83032)||2001 QN181|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,196|| align=right|11,08|| align=right|4,065||MBA||31. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83033)||2001 QD182|| align=right|13,9|| align=right|2,757|| align=right|0,110|| align=right|13,39|| align=right|4,578||MBA||30. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83034)||2001 QT183|| align=right|14,8|| align=right|2,996|| align=right|0,126|| align=right|3,61|| align=right|5,186||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83035)||2001 QY183|| align=right|15,5|| align=right|3,146|| align=right|0,155|| align=right|1,67|| align=right|5,579||MBA||21. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83036)||2001 QC185|| align=right|14,3|| align=right|3,098|| align=right|0,059|| align=right|17,23|| align=right|5,453||MBA||21. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83037)||2001 QC188|| align=right|15,5|| align=right|2,639|| align=right|0,058|| align=right|13,38|| align=right|4,287||MBA||21. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83038)||2001 QN190|| align=right|14,7|| align=right|2,483|| align=right|0,218|| align=right|13,24|| align=right|3,911||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83039)||2001 QU191|| align=right|14,1|| align=right|2,909|| align=right|0,127|| align=right|13,30|| align=right|4,961||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83040)||2001 QS192|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,228|| align=right|11,56|| align=right|4,262||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83041)||2001 QT193|| align=right|13,8|| align=right|3,086|| align=right|0,162|| align=right|15,87|| align=right|5,420||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83042)||2001 QV193|| align=right|13,5|| align=right|3,180|| align=right|0,050|| align=right|14,41|| align=right|5,670||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83043)||2001 QT194|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,102|| align=right|17,58|| align=right|5,290||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83044)||2001 QA195|| align=right|15,3|| align=right|2,670|| align=right|0,130|| align=right|10,17|| align=right|4,362||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83045)||2001 QC195|| align=right|14,4|| align=right|3,161|| align=right|0,101|| align=right|12,70|| align=right|5,619||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83046)||2001 QW195|| align=right|12,6|| align=right|3,231|| align=right|0,057|| align=right|16,06|| align=right|5,806||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83047)||2001 QX195|| align=right|14,4|| align=right|3,194|| align=right|0,050|| align=right|13,10|| align=right|5,707||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83048)||2001 QF196|| align=right|15,6|| align=right|2,595|| align=right|0,120|| align=right|16,71|| align=right|4,179||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83049)||2001 QX196|| align=right|14,6|| align=right|2,785|| align=right|0,118|| align=right|11,11|| align=right|4,647||MBA||22. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83050)||2001 QQ197|| align=right|14,2|| align=right|2,770|| align=right|0,098|| align=right|14,46|| align=right|4,608||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83051)||2001 QL200|| align=right|13,5|| align=right|3,106|| align=right|0,099|| align=right|14,10|| align=right|5,473||MBA||22. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83052)||2001 QX200|| align=right|14,7|| align=right|2,761|| align=right|0,194|| align=right|4,35|| align=right|4,588||MBA||22. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83053)||2001 QP201|| align=right|14,8|| align=right|3,011|| align=right|0,107|| align=right|10,29|| align=right|5,223||MBA||22. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83054)||2001 QC202|| align=right|15,1|| align=right|2,791|| align=right|0,031|| align=right|5,10|| align=right|4,662||MBA||23. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83055)||2001 QN202|| align=right|14,6|| align=right|3,080|| align=right|0,106|| align=right|3,30|| align=right|5,405||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83056)||2001 QT202|| align=right|14,9|| align=right|3,074|| align=right|0,069|| align=right|9,41|| align=right|5,388||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83057)||2001 QJ205|| align=right|15,4|| align=right|2,787|| align=right|0,043|| align=right|5,21|| align=right|4,652||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83058)||2001 QL207|| align=right|15,4|| align=right|2,843|| align=right|0,087|| align=right|1,89|| align=right|4,793||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83059)||2001 QP207|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,060|| align=right|9,21|| align=right|4,521||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83060)||2001 QD210|| align=right|15,8|| align=right|2,655|| align=right|0,111|| align=right|15,08|| align=right|4,325||MBA||23. srpna 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83061)||2001 QQ210|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,185|| align=right|14,13|| align=right|5,503||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83062)||2001 QA212|| align=right|14,7|| align=right|2,667|| align=right|0,032|| align=right|7,20|| align=right|4,356||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83063)||2001 QF212|| align=right|14,4|| align=right|3,065|| align=right|0,048|| align=right|8,88|| align=right|5,366||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83064)||2001 QG212|| align=right|15,1|| align=right|3,018|| align=right|0,043|| align=right|2,62|| align=right|5,243||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83065)||2001 QW212|| align=right|15,3|| align=right|2,947|| align=right|0,109|| align=right|1,03|| align=right|5,057||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83066)||2001 QX212|| align=right|14,9|| align=right|3,109|| align=right|0,136|| align=right|4,76|| align=right|5,481||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83067)||2001 QB213|| align=right|15,6|| align=right|2,745|| align=right|0,194|| align=right|3,24|| align=right|4,547||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83068)||2001 QD213|| align=right|15,2|| align=right|2,738|| align=right|0,060|| align=right|4,36|| align=right|4,530||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83069)||2001 QJ213|| align=right|14,8|| align=right|2,602|| align=right|0,046|| align=right|15,01|| align=right|4,197||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83070)||2001 QK213|| align=right|15,2|| align=right|2,781|| align=right|0,042|| align=right|1,57|| align=right|4,636||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83071)||2001 QO214|| align=right|15,8|| align=right|2,757|| align=right|0,036|| align=right|1,53|| align=right|4,578||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83072)||2001 QT215|| align=right|14,7|| align=right|2,950|| align=right|0,062|| align=right|12,35|| align=right|5,065||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83073)||2001 QE216|| align=right|15,4|| align=right|2,869|| align=right|0,038|| align=right|2,15|| align=right|4,858||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83074)||2001 QP216|| align=right|15,9|| align=right|2,831|| align=right|0,066|| align=right|2,76|| align=right|4,762||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83075)||2001 QN217|| align=right|15,7|| align=right|2,711|| align=right|0,097|| align=right|2,77|| align=right|4,462||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83076)||2001 QB218|| align=right|15,1|| align=right|2,772|| align=right|0,058|| align=right|2,12|| align=right|4,614||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83077)||2001 QQ218|| align=right|16,5|| align=right|2,446|| align=right|0,184|| align=right|1,60|| align=right|3,825||MBA||23. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83078)||2001 QS221|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,242|| align=right|11,12|| align=right|5,350||MBA||24. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83079)||2001 QN222|| align=right|14,9|| align=right|3,075|| align=right|0,122|| align=right|12,40|| align=right|5,391||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83080)||2001 QG223|| align=right|15,7|| align=right|2,798|| align=right|0,069|| align=right|6,93|| align=right|4,679||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83081)||2001 QB225|| align=right|15,3|| align=right|2,990|| align=right|0,085|| align=right|2,00|| align=right|5,170||MBA||24. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83082)||2001 QA226|| align=right|15,8|| align=right|2,578|| align=right|0,111|| align=right|7,85|| align=right|4,139||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83083)||2001 QC226|| align=right|15,3|| align=right|2,616|| align=right|0,065|| align=right|9,09|| align=right|4,230||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83084)||2001 QO227|| align=right|14,6|| align=right|3,052|| align=right|0,120|| align=right|19,96|| align=right|5,331||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83085)||2001 QC228|| align=right|15,0|| align=right|3,059|| align=right|0,058|| align=right|9,37|| align=right|5,351||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83086)||2001 QN228|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,082|| align=right|9,29|| align=right|5,463||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83087)||2001 QM229|| align=right|15,0|| align=right|2,755|| align=right|0,106|| align=right|13,52|| align=right|4,573||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83088)||2001 QG230|| align=right|15,1|| align=right|2,635|| align=right|0,082|| align=right|15,34|| align=right|4,276||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83089)||2001 QP230|| align=right|15,4|| align=right|2,758|| align=right|0,074|| align=right|5,40|| align=right|4,581||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83090)||2001 QG232|| align=right|14,6|| align=right|3,202|| align=right|0,142|| align=right|1,32|| align=right|5,728||MBA||24. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83091)||2001 QJ232|| align=right|15,6|| align=right|2,937|| align=right|0,128|| align=right|2,32|| align=right|5,032||MBA||24. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83092)||2001 QZ232|| align=right|15,4|| align=right|2,894|| align=right|0,058|| align=right|1,23|| align=right|4,923||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83093)||2001 QR233|| align=right|15,0|| align=right|3,111|| align=right|0,061|| align=right|1,14|| align=right|5,487||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83094)||2001 QS233|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,124|| align=right|7,11|| align=right|5,347||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83095)||2001 QZ233|| align=right|15,9|| align=right|2,950|| align=right|0,080|| align=right|0,94|| align=right|5,066||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83096)||2001 QF234|| align=right|15,6|| align=right|2,845|| align=right|0,079|| align=right|1,96|| align=right|4,797||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83097)||2001 QA235|| align=right|14,9|| align=right|2,954|| align=right|0,068|| align=right|1,24|| align=right|5,076||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83098)||2001 QZ235|| align=right|15,6|| align=right|2,670|| align=right|0,065|| align=right|9,74|| align=right|4,363||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83099)||2001 QM236|| align=right|16,2|| align=right|2,671|| align=right|0,091|| align=right|1,37|| align=right|4,366||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83100)||2001 QA237|| align=right|14,5|| align=right|3,201|| align=right|0,059|| align=right|15,98|| align=right|5,725||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83101)||2001 QD237|| align=right|14,4|| align=right|3,127|| align=right|0,173|| align=right|5,45|| align=right|5,528||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83102)||2001 QU237|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,068|| align=right|4,13|| align=right|4,389||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83103)||2001 QA238|| align=right|14,1|| align=right|3,078|| align=right|0,070|| align=right|10,39|| align=right|5,399||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83104)||2001 QK238|| align=right|15,1|| align=right|2,832|| align=right|0,094|| align=right|1,48|| align=right|4,764||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83105)||2001 QN238|| align=right|14,2|| align=right|3,195|| align=right|0,088|| align=right|10,56|| align=right|5,710||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83106)||2001 QO238|| align=right|15,7|| align=right|2,734|| align=right|0,049|| align=right|6,26|| align=right|4,521||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83107)||2001 QZ238|| align=right|15,4|| align=right|2,748|| align=right|0,080|| align=right|3,41|| align=right|4,555||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83108)||2001 QY239|| align=right|14,9|| align=right|3,207|| align=right|0,142|| align=right|3,96|| align=right|5,742||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83109)||2001 QR240|| align=right|14,8|| align=right|2,776|| align=right|0,040|| align=right|1,38|| align=right|4,625||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83110)||2001 QY240|| align=right|15,1|| align=right|3,025|| align=right|0,128|| align=right|0,78|| align=right|5,261||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83111)||2001 QG241|| align=right|15,4|| align=right|2,638|| align=right|0,035|| align=right|15,14|| align=right|4,283||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83112)||2001 QO241|| align=right|15,9|| align=right|2,538|| align=right|0,317|| align=right|18,47|| align=right|4,042||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83113)||2001 QP241|| align=right|16,4|| align=right|2,627|| align=right|0,121|| align=right|9,84|| align=right|4,258||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83114)||2001 QT242|| align=right|16,3|| align=right|2,551|| align=right|0,116|| align=right|4,39|| align=right|4,073||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83115)||2001 QB243|| align=right|15,1|| align=right|2,889|| align=right|0,023|| align=right|2,63|| align=right|4,910||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83116)||2001 QE243|| align=right|14,7|| align=right|3,103|| align=right|0,005|| align=right|10,69|| align=right|5,466||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83117)||2001 QM243|| align=right|16,8|| align=right|2,378|| align=right|0,209|| align=right|2,48|| align=right|3,666||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83118)||2001 QC244|| align=right|14,8|| align=right|3,501|| align=right|0,096|| align=right|9,70|| align=right|6,549||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83119)||2001 QX244|| align=right|14,7|| align=right|3,184|| align=right|0,088|| align=right|12,20|| align=right|5,681||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83120)||2001 QP246|| align=right|16,7|| align=right|2,316|| align=right|0,303|| align=right|3,62|| align=right|3,524||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83121)||2001 QX247|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,240|| align=right|6,00|| align=right|4,219||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83122)||2001 QW248|| align=right|14,3|| align=right|3,202|| align=right|0,158|| align=right|1,04|| align=right|5,729||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83123)||2001 QL250|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,178|| align=right|9,48|| align=right|4,688||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83124)||2001 QO250|| align=right|14,4|| align=right|2,946|| align=right|0,145|| align=right|11,21|| align=right|5,055||MBA||24. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83125)||2001 QQ251|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,087|| align=right|6,57|| align=right|3,640||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83126)||2001 QJ253|| align=right|14,8|| align=right|2,887|| align=right|0,031|| align=right|3,57|| align=right|4,906||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83127)||2001 QC256|| align=right|16,2|| align=right|2,393|| align=right|0,247|| align=right|5,37|| align=right|3,701||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83128)||2001 QV256|| align=right|14,3|| align=right|3,087|| align=right|0,078|| align=right|11,90|| align=right|5,423||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83129)||2001 QY256|| align=right|15,1|| align=right|2,961|| align=right|0,098|| align=right|13,49|| align=right|5,096||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83130)||2001 QW257|| align=right|13,8|| align=right|3,034|| align=right|0,079|| align=right|10,36|| align=right|5,283||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83131)||2001 QY258|| align=right|14,3|| align=right|3,052|| align=right|0,133|| align=right|11,20|| align=right|5,331||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83132)||2001 QQ259|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,021|| align=right|9,16|| align=right|5,412||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83133)||2001 QX259|| align=right|14,3|| align=right|2,989|| align=right|0,135|| align=right|7,87|| align=right|5,166||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83134)||2001 QT260|| align=right|14,3|| align=right|3,067|| align=right|0,083|| align=right|9,00|| align=right|5,372||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83135)||2001 QC261|| align=right|14,9|| align=right|3,097|| align=right|0,032|| align=right|8,85|| align=right|5,448||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83136)||2001 QG261|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,089|| align=right|15,78|| align=right|5,651||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83137)||2001 QL261|| align=right|15,1|| align=right|2,779|| align=right|0,083|| align=right|11,73|| align=right|4,632||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83138)||2001 QR261|| align=right|14,2|| align=right|3,178|| align=right|0,025|| align=right|8,05|| align=right|5,666||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83139)||2001 QK262|| align=right|14,7|| align=right|3,036|| align=right|0,046|| align=right|10,17|| align=right|5,288||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83140)||2001 QQ262|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,144|| align=right|15,35|| align=right|4,292||MBA||25. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83141)||2001 QZ262|| align=right|17,0|| align=right|2,350|| align=right|0,266|| align=right|6,17|| align=right|3,601||MBA||25. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83142)||2001 QN263|| align=right|14,5|| align=right|2,691|| align=right|0,106|| align=right|13,50|| align=right|4,413||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83143)||2001 QS263|| align=right|14,7|| align=right|2,798|| align=right|0,244|| align=right|8,86|| align=right|4,680||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83144)||2001 QT263|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,194|| align=right|12,57|| align=right|4,211||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83145)||2001 QS264|| align=right|14,2|| align=right|3,211|| align=right|0,060|| align=right|14,36|| align=right|5,753||MBA||26. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83146)||2001 QJ265|| align=right|14,3|| align=right|3,135|| align=right|0,176|| align=right|9,99|| align=right|5,549||MBA||26. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83147)||2001 QP265|| align=right|14,8|| align=right|3,099|| align=right|0,092|| align=right|4,35|| align=right|5,456||MBA||26. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83148)||2001 QQ265|| align=right|14,7|| align=right|2,992|| align=right|0,074|| align=right|10,53|| align=right|5,175||MBA||26. srpna 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83149)||2001 QE266|| align=right|15,1|| align=right|3,170|| align=right|0,069|| align=right|8,53|| align=right|5,644||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83150)||2001 QA268|| align=right|14,6|| align=right|3,046|| align=right|0,138|| align=right|6,15|| align=right|5,314||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83151)||2001 QD268|| align=right|14,5|| align=right|2,948|| align=right|0,077|| align=right|9,74|| align=right|5,060||MBA||20. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83152)||2001 QS268|| align=right|14,1|| align=right|2,687|| align=right|0,016|| align=right|12,94|| align=right|4,405||MBA||20. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83153)||2001 QF269|| align=right|13,9|| align=right|2,983|| align=right|0,108|| align=right|9,14|| align=right|5,150||MBA||20. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83154)||2001 QX270|| align=right|14,9|| align=right|3,209|| align=right|0,146|| align=right|15,06|| align=right|5,749||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83155)||2001 QZ271|| align=right|14,2|| align=right|3,134|| align=right|0,239|| align=right|16,86|| align=right|5,547||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83156)||2001 QB272|| align=right|14,6|| align=right|2,646|| align=right|0,129|| align=right|12,81|| align=right|4,303||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83157)||2001 QR272|| align=right|15,2|| align=right|2,702|| align=right|0,056|| align=right|6,44|| align=right|4,441||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83158)||2001 QB273|| align=right|15,0|| align=right|2,884|| align=right|0,019|| align=right|12,18|| align=right|4,898||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83159)||2001 QQ273|| align=right|15,0|| align=right|2,686|| align=right|0,123|| align=right|13,35|| align=right|4,402||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83160)||2001 QE274|| align=right|14,0|| align=right|3,173|| align=right|0,096|| align=right|11,53|| align=right|5,652||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83161)||2001 QS275|| align=right|14,8|| align=right|2,734|| align=right|0,121|| align=right|10,57|| align=right|4,519||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83162)||2001 QU275|| align=right|14,7|| align=right|3,093|| align=right|0,100|| align=right|12,29|| align=right|5,438||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83163)||2001 QJ276|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,095|| align=right|10,83|| align=right|5,169||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83164)||2001 QE277|| align=right|14,3|| align=right|3,161|| align=right|0,155|| align=right|18,07|| align=right|5,618||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83165)||2001 QH277|| align=right|15,2|| align=right|2,979|| align=right|0,140|| align=right|12,89|| align=right|5,142||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83166)||2001 QR277|| align=right|16,6|| align=right|2,341|| align=right|0,229|| align=right|6,60|| align=right|3,582||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83167)||2001 QO278|| align=right|14,9|| align=right|3,066|| align=right|0,047|| align=right|7,12|| align=right|5,369||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83168)||2001 QY279|| align=right|14,7|| align=right|2,845|| align=right|0,047|| align=right|13,74|| align=right|4,798||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83169)||2001 QR281|| align=right|13,8|| align=right|3,158|| align=right|0,041|| align=right|16,96|| align=right|5,610||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83170)||2001 QZ281|| align=right|12,9|| align=right|3,155|| align=right|0,028|| align=right|20,17|| align=right|5,603||MBA||19. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83171)||2001 QP283|| align=right|14,8|| align=right|2,999|| align=right|0,016|| align=right|11,40|| align=right|5,194||MBA||18. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83172)||2001 QG284|| align=right|14,6|| align=right|3,031|| align=right|0,161|| align=right|8,90|| align=right|5,275||MBA||18. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83173)||2001 QP284|| align=right|15,1|| align=right|2,693|| align=right|0,175|| align=right|2,90|| align=right|4,418||MBA||30. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83174)||2001 QJ285|| align=right|14,2|| align=right|2,995|| align=right|0,129|| align=right|11,96|| align=right|5,182||MBA||23. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83175)||2001 QS285|| align=right|14,2|| align=right|3,127|| align=right|0,084|| align=right|17,29|| align=right|5,528||MBA||23. srpna 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83176)||2001 QO286|| align=right|14,0|| align=right|3,238|| align=right|0,088|| align=right|15,37|| align=right|5,825||MBA||17. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83177)||2001 QN287|| align=right|14,3|| align=right|2,933|| align=right|0,037|| align=right|7,93|| align=right|5,023||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83178)||2001 QO287|| align=right|16,0|| align=right|2,412|| align=right|0,214|| align=right|2,67|| align=right|3,745||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83179)||2001 QS287|| align=right|16,2|| align=right|2,542|| align=right|0,226|| align=right|4,70|| align=right|4,052||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83180)||2001 QY287|| align=right|15,5|| align=right|2,782|| align=right|0,010|| align=right|3,23|| align=right|4,640||MBA||17. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83181)||2001 QP289|| align=right|15,4|| align=right|2,917|| align=right|0,059|| align=right|0,87|| align=right|4,982||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83182)||2001 QV291|| align=right|16,8|| align=right|2,298|| align=right|0,229|| align=right|4,17|| align=right|3,484||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83183)||2001 QU292|| align=right|14,7|| align=right|3,200|| align=right|0,066|| align=right|13,71|| align=right|5,724||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83184)||2001 QA293|| align=right|13,6|| align=right|3,056|| align=right|0,057|| align=right|15,13|| align=right|5,343||MBA||16. srpna 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83185)||2001 QG294|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,089|| align=right|3,50|| align=right|4,292||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83186)||2001 QM296|| align=right|15,4|| align=right|2,671|| align=right|0,165|| align=right|2,31|| align=right|4,364||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83187)||2001 QS296|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,166|| align=right|4,80|| align=right|4,516||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83188)||2001 QU296|| align=right|14,5|| align=right|2,709|| align=right|0,093|| align=right|14,59|| align=right|4,458||MBA||24. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83189)||2001 QY296|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,196|| align=right|12,72|| align=right|4,380||MBA||24. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83190)||2001 QU323|| align=right|14,4|| align=right|2,979|| align=right|0,071|| align=right|11,11|| align=right|5,140||MBA||27. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83191)||2001 QP327|| align=right|15,4|| align=right|3,006|| align=right|0,073|| align=right|3,67|| align=right|5,210||MBA||16. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83192)||2001 QY327|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,070|| align=right|5,74|| align=right|4,559||MBA||19. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83193)||2001 QK330|| align=right|15,0|| align=right|3,149|| align=right|0,119|| align=right|11,27|| align=right|5,586||MBA||25. srpna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83194)||2001 QY330|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,090|| align=right|10,06|| align=right|4,539||MBA||25. srpna 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83195)||2001 RJ1|| align=right|14,5|| align=right|3,180|| align=right|0,175|| align=right|0,72|| align=right|5,671||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83196)||2001 RV1|| align=right|15,3|| align=right|3,073|| align=right|0,122|| align=right|10,62|| align=right|5,386||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83197)||2001 RS3|| align=right|15,4|| align=right|2,528|| align=right|0,017|| align=right|15,19|| align=right|4,018||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83198)||2001 RF4|| align=right|14,9|| align=right|2,652|| align=right|0,017|| align=right|4,47|| align=right|4,318||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83199)||2001 RM5|| align=right|15,6|| align=right|2,551|| align=right|0,163|| align=right|6,59|| align=right|4,074||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83200)||2001 RN6|| align=right|15,9|| align=right|2,601|| align=right|0,173|| align=right|4,45|| align=right|4,193||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83201)||2001 RA7|| align=right|14,5|| align=right|3,213|| align=right|0,140|| align=right|2,28|| align=right|5,758||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83202)||2001 RQ8|| align=right|15,9|| align=right|2,687|| align=right|0,050|| align=right|1,18|| align=right|4,405||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83203)||2001 RN11|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,171|| align=right|7,86|| align=right|4,100||MBA||10. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83204)||2001 RJ12|| align=right|15,1|| align=right|3,206|| align=right|0,151|| align=right|4,39|| align=right|5,739||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83205)||2001 RX12|| align=right|15,8|| align=right|2,614|| align=right|0,137|| align=right|11,34|| align=right|4,225||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83206)||2001 RZ12|| align=right|13,8|| align=right|3,185|| align=right|0,094|| align=right|16,73|| align=right|5,683||MBA||9. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83207)||2001 RB15|| align=right|15,2|| align=right|3,115|| align=right|0,027|| align=right|8,57|| align=right|5,497||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83208)||2001 RH15|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,185|| align=right|11,07|| align=right|4,221||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83209)||2001 RV16|| align=right|14,8|| align=right|3,166|| align=right|0,098|| align=right|5,89|| align=right|5,633||MBA||11. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83210)||2001 RH19|| align=right|15,2|| align=right|2,793|| align=right|0,073|| align=right|12,58|| align=right|4,666||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83211)||2001 RB21|| align=right|15,9|| align=right|2,699|| align=right|0,021|| align=right|1,40|| align=right|4,434||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83212)||2001 RU21|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,042|| align=right|16,38|| align=right|5,373||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83213)||2001 RD22|| align=right|14,9|| align=right|3,024|| align=right|0,178|| align=right|11,93|| align=right|5,259||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83214)||2001 RO22|| align=right|15,4|| align=right|2,664|| align=right|0,050|| align=right|4,63|| align=right|4,347||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83215)||2001 RT23|| align=right|14,8|| align=right|2,801|| align=right|0,116|| align=right|8,58|| align=right|4,688||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83216)||2001 RA27|| align=right|15,2|| align=right|2,873|| align=right|0,012|| align=right|6,98|| align=right|4,868||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83217)||2001 RF27|| align=right|14,8|| align=right|3,014|| align=right|0,067|| align=right|1,94|| align=right|5,233||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83218)||2001 RP27|| align=right|14,7|| align=right|3,087|| align=right|0,042|| align=right|7,74|| align=right|5,422||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83219)||2001 RV27|| align=right|16,4|| align=right|2,696|| align=right|0,089|| align=right|2,19|| align=right|4,425||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83220)||2001 RW29|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,054|| align=right|0,59|| align=right|4,558||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83221)||2001 RP31|| align=right|15,2|| align=right|3,212|| align=right|0,111|| align=right|11,07|| align=right|5,755||MBA||7. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83222)||2001 RU31|| align=right|14,4|| align=right|2,801|| align=right|0,206|| align=right|7,25|| align=right|4,688||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83223)||2001 RA32|| align=right|14,9|| align=right|3,022|| align=right|0,109|| align=right|4,55|| align=right|5,253||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83224)||2001 RA33|| align=right|14,8|| align=right|3,022|| align=right|0,044|| align=right|7,52|| align=right|5,252||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83225)||2001 RS33|| align=right|15,3|| align=right|2,981|| align=right|0,052|| align=right|3,37|| align=right|5,146||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83226)||2001 RH34|| align=right|14,6|| align=right|2,799|| align=right|0,182|| align=right|6,88|| align=right|4,683||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83227)||2001 RS34|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,122|| align=right|14,07|| align=right|4,161||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83228)||2001 RF35|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,256|| align=right|10,41|| align=right|5,554||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83229)||2001 RK36|| align=right|14,2|| align=right|3,093|| align=right|0,035|| align=right|8,74|| align=right|5,439||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83230)||2001 RW37|| align=right|14,9|| align=right|3,111|| align=right|0,033|| align=right|9,08|| align=right|5,485||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83231)||2001 RG38|| align=right|16,2|| align=right|2,585|| align=right|0,167|| align=right|7,81|| align=right|4,155||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83232)||2001 RD41|| align=right|15,1|| align=right|3,213|| align=right|0,173|| align=right|15,74|| align=right|5,758||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83233)||2001 RT41|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,168|| align=right|0,78|| align=right|5,347||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83234)||2001 RA44|| align=right|14,0|| align=right|3,237|| align=right|0,081|| align=right|11,42|| align=right|5,824||MBA||9. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83235)||2001 RB44|| align=right|15,3|| align=right|2,914|| align=right|0,095|| align=right|1,55|| align=right|4,975||MBA||9. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83236)||2001 RW44|| align=right|15,1|| align=right|2,668|| align=right|0,063|| align=right|12,97|| align=right|4,357||MBA||9. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83237)||2001 RV45|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,036|| align=right|15,16|| align=right|4,192||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83238)||2001 RC46|| align=right|14,5|| align=right|2,964|| align=right|0,112|| align=right|9,94|| align=right|5,102||MBA||9. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(83239)||2001 RH51|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,209|| align=right|13,62|| align=right|3,749||MBA||11. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83240)||2001 RG52|| align=right|15,0|| align=right|2,998|| align=right|0,122|| align=right|8,95|| align=right|5,190||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83241)||2001 RH52|| align=right|15,0|| align=right|3,012|| align=right|0,072|| align=right|9,69|| align=right|5,226||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83242)||2001 RU54|| align=right|15,1|| align=right|3,005|| align=right|0,083|| align=right|1,74|| align=right|5,209||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83243)||2001 RY54|| align=right|14,5|| align=right|3,182|| align=right|0,124|| align=right|14,45|| align=right|5,674||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83244)||2001 RH56|| align=right|14,6|| align=right|3,136|| align=right|0,068|| align=right|10,66|| align=right|5,553||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83245)||2001 RQ57|| align=right|16,6|| align=right|2,460|| align=right|0,184|| align=right|2,98|| align=right|3,858||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83246)||2001 RY57|| align=right|14,5|| align=right|3,187|| align=right|0,159|| align=right|2,33|| align=right|5,689||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83247)||2001 RZ58|| align=right|15,2|| align=right|2,864|| align=right|0,018|| align=right|5,09|| align=right|4,846||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83248)||2001 RQ60|| align=right|16,0|| align=right|2,707|| align=right|0,069|| align=right|7,48|| align=right|4,452||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83249)||2001 RD61|| align=right|15,1|| align=right|2,702|| align=right|0,046|| align=right|7,02|| align=right|4,441||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83250)||2001 RF62|| align=right|15,4|| align=right|3,100|| align=right|0,135|| align=right|7,20|| align=right|5,457||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83251)||2001 RF64|| align=right|15,5|| align=right|2,749|| align=right|0,176|| align=right|8,25|| align=right|4,558||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83252)||2001 RG64|| align=right|14,2|| align=right|3,087|| align=right|0,090|| align=right|8,19|| align=right|5,423||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83253)||2001 RH64|| align=right|14,3|| align=right|3,166|| align=right|0,055|| align=right|7,93|| align=right|5,631||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83254)||2001 RT65|| align=right|14,2|| align=right|3,223|| align=right|0,087|| align=right|15,01|| align=right|5,786||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83255)||2001 RK66|| align=right|14,6|| align=right|2,695|| align=right|0,120|| align=right|4,45|| align=right|4,423||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83256)||2001 RX68|| align=right|14,3|| align=right|2,972|| align=right|0,050|| align=right|8,97|| align=right|5,123||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83257)||2001 RL69|| align=right|13,6|| align=right|3,014|| align=right|0,102|| align=right|8,77|| align=right|5,232||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83258)||2001 RJ71|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,068|| align=right|3,61|| align=right|4,520||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83259)||2001 RN71|| align=right|14,3|| align=right|3,000|| align=right|0,111|| align=right|9,56|| align=right|5,194||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83260)||2001 RP72|| align=right|15,2|| align=right|2,768|| align=right|0,191|| align=right|3,57|| align=right|4,605||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83261)||2001 RB73|| align=right|14,3|| align=right|2,772|| align=right|0,113|| align=right|11,69|| align=right|4,615||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83262)||2001 RF73|| align=right|14,7|| align=right|2,633|| align=right|0,146|| align=right|14,69|| align=right|4,272||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83263)||2001 RQ74|| align=right|14,6|| align=right|2,713|| align=right|0,069|| align=right|5,18|| align=right|4,469||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83264)||2001 RH75|| align=right|14,0|| align=right|2,706|| align=right|0,088|| align=right|6,87|| align=right|4,450||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83265)||2001 RU76|| align=right|13,9|| align=right|3,180|| align=right|0,026|| align=right|25,27|| align=right|5,671||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83266)||2001 RM77|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,333|| align=right|12,10|| align=right|4,214||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83267)||2001 RY77|| align=right|14,7|| align=right|2,881|| align=right|0,093|| align=right|0,98|| align=right|4,889||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83268)||2001 RZ77|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,026|| align=right|9,53|| align=right|5,258||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83269)||2001 RG78|| align=right|14,5|| align=right|3,050|| align=right|0,075|| align=right|11,08|| align=right|5,327||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83270)||2001 RK79|| align=right|16,3|| align=right|2,422|| align=right|0,275|| align=right|8,19|| align=right|3,768||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83271)||2001 RL79|| align=right|14,8|| align=right|2,587|| align=right|0,200|| align=right|11,38|| align=right|4,160||MBA||10. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83272)||2001 RT80|| align=right|14,4|| align=right|3,021|| align=right|0,103|| align=right|3,65|| align=right|5,249||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83273)||2001 RY80|| align=right|15,0|| align=right|2,788|| align=right|0,223|| align=right|7,97|| align=right|4,654||MBA||13. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83274)||2001 RJ81|| align=right|16,0|| align=right|2,693|| align=right|0,183|| align=right|2,16|| align=right|4,418||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83275)||2001 RQ81|| align=right|14,4|| align=right|3,060|| align=right|0,107|| align=right|9,22|| align=right|5,351||MBA||14. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83276)||2001 RJ83|| align=right|14,8|| align=right|3,108|| align=right|0,040|| align=right|8,91|| align=right|5,477||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83277)||2001 RX83|| align=right|15,3|| align=right|2,635|| align=right|0,032|| align=right|4,13|| align=right|4,277||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83278)||2001 RQ84|| align=right|15,1|| align=right|2,691|| align=right|0,073|| align=right|5,13|| align=right|4,414||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83279)||2001 RC86|| align=right|16,4|| align=right|2,607|| align=right|0,193|| align=right|4,22|| align=right|4,209||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83280)||2001 RD86|| align=right|16,5|| align=right|2,442|| align=right|0,180|| align=right|1,15|| align=right|3,815||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83281)||2001 RH86|| align=right|14,1|| align=right|3,057|| align=right|0,051|| align=right|9,77|| align=right|5,345||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83282)||2001 RD88|| align=right|14,3|| align=right|3,198|| align=right|0,157|| align=right|2,78|| align=right|5,718||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83283)||2001 RY88|| align=right|16,0|| align=right|2,556|| align=right|0,259|| align=right|5,96|| align=right|4,086||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83284)||2001 RJ89|| align=right|14,7|| align=right|3,006|| align=right|0,086|| align=right|9,81|| align=right|5,212||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83285)||2001 RV89|| align=right|14,9|| align=right|2,805|| align=right|0,045|| align=right|4,60|| align=right|4,698||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83286)||2001 RF90|| align=right|15,0|| align=right|2,708|| align=right|0,090|| align=right|4,59|| align=right|4,456||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83287)||2001 RQ90|| align=right|14,7|| align=right|3,190|| align=right|0,086|| align=right|5,54|| align=right|5,698||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83288)||2001 RH91|| align=right|14,6|| align=right|3,163|| align=right|0,127|| align=right|6,00|| align=right|5,625||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83289)||2001 RR91|| align=right|14,7|| align=right|3,136|| align=right|0,098|| align=right|16,25|| align=right|5,552||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83290)||2001 RF92|| align=right|15,2|| align=right|2,743|| align=right|0,061|| align=right|0,98|| align=right|4,543||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83291)||2001 RH92|| align=right|17,0|| align=right|2,627|| align=right|0,096|| align=right|1,06|| align=right|4,258||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83292)||2001 RD94|| align=right|14,3|| align=right|3,189|| align=right|0,032|| align=right|16,11|| align=right|5,694||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83293)||2001 RL94|| align=right|14,8|| align=right|3,045|| align=right|0,069|| align=right|8,15|| align=right|5,313||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83294)||2001 RD99|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,073|| align=right|9,18|| align=right|5,433||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83295)||2001 RP100|| align=right|15,8|| align=right|2,378|| align=right|0,136|| align=right|5,51|| align=right|3,665||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83296)||2001 RB101|| align=right|15,8|| align=right|2,732|| align=right|0,062|| align=right|5,36|| align=right|4,515||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83297)||2001 RP101|| align=right|14,6|| align=right|3,229|| align=right|0,167|| align=right|2,80|| align=right|5,800||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83298)||2001 RJ102|| align=right|15,4|| align=right|2,685|| align=right|0,085|| align=right|12,01|| align=right|4,400||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83299)||2001 RB103|| align=right|15,6|| align=right|3,087|| align=right|0,128|| align=right|1,52|| align=right|5,423||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83300)||2001 RQ103|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,049|| align=right|4,51|| align=right|4,539||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83301)||2001 RJ104|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,187|| align=right|3,33|| align=right|3,664||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83302)||2001 RH106|| align=right|14,9|| align=right|3,153|| align=right|0,124|| align=right|1,75|| align=right|5,597||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83303)||2001 RR106|| align=right|16,0|| align=right|2,455|| align=right|0,136|| align=right|2,43|| align=right|3,845||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83304)||2001 RA108|| align=right|14,9|| align=right|3,132|| align=right|0,036|| align=right|6,00|| align=right|5,542||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83305)||2001 RS108|| align=right|15,5|| align=right|2,950|| align=right|0,100|| align=right|1,68|| align=right|5,065||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83306)||2001 RR109|| align=right|16,3|| align=right|2,671|| align=right|0,045|| align=right|3,68|| align=right|4,364||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83307)||2001 RJ111|| align=right|15,3|| align=right|2,859|| align=right|0,063|| align=right|6,88|| align=right|4,832||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83308)||2001 RJ112|| align=right|15,1|| align=right|2,716|| align=right|0,096|| align=right|10,37|| align=right|4,476||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83309)||2001 RH113|| align=right|15,7|| align=right|2,716|| align=right|0,038|| align=right|6,80|| align=right|4,474||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83310)||2001 RV113|| align=right|15,2|| align=right|3,031|| align=right|0,151|| align=right|3,21|| align=right|5,277||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83311)||2001 RD114|| align=right|15,0|| align=right|2,891|| align=right|0,017|| align=right|3,38|| align=right|4,916||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83312)||2001 RF114|| align=right|15,3|| align=right|3,083|| align=right|0,149|| align=right|5,44|| align=right|5,413||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83313)||2001 RK115|| align=right|15,1|| align=right|2,876|| align=right|0,024|| align=right|2,50|| align=right|4,878||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83314)||2001 RP115|| align=right|14,7|| align=right|2,952|| align=right|0,041|| align=right|3,17|| align=right|5,070||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83315)||2001 RW118|| align=right|14,8|| align=right|3,172|| align=right|0,051|| align=right|9,35|| align=right|5,649||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83316)||2001 RK119|| align=right|16,6|| align=right|2,648|| align=right|0,085|| align=right|4,74|| align=right|4,309||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83317)||2001 RQ121|| align=right|14,3|| align=right|3,106|| align=right|0,068|| align=right|2,61|| align=right|5,474||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83318)||2001 RG122|| align=right|15,0|| align=right|2,858|| align=right|0,060|| align=right|2,67|| align=right|4,830||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83319)||2001 RL124|| align=right|14,8|| align=right|2,968|| align=right|0,030|| align=right|10,05|| align=right|5,113||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83320)||2001 RO124|| align=right|15,9|| align=right|2,848|| align=right|0,049|| align=right|2,62|| align=right|4,805||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83321)||2001 RS124|| align=right|14,8|| align=right|3,052|| align=right|0,139|| align=right|8,78|| align=right|5,331||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83322)||2001 RU124|| align=right|15,4|| align=right|2,945|| align=right|0,079|| align=right|2,34|| align=right|5,054||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83323)||2001 RE125|| align=right|15,2|| align=right|3,019|| align=right|0,125|| align=right|9,14|| align=right|5,245||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83324)||2001 RX127|| align=right|15,5|| align=right|2,760|| align=right|0,037|| align=right|10,58|| align=right|4,586||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83325)||2001 RE128|| align=right|14,4|| align=right|3,039|| align=right|0,026|| align=right|10,57|| align=right|5,297||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83326)||2001 RF128|| align=right|15,4|| align=right|2,704|| align=right|0,013|| align=right|3,97|| align=right|4,446||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83327)||2001 RJ128|| align=right|15,5|| align=right|2,911|| align=right|0,103|| align=right|3,30|| align=right|4,965||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83328)||2001 RR128|| align=right|15,0|| align=right|3,063|| align=right|0,172|| align=right|11,33|| align=right|5,359||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83329)||2001 RR130|| align=right|14,8|| align=right|2,778|| align=right|0,110|| align=right|8,25|| align=right|4,629||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83330)||2001 RC131|| align=right|14,9|| align=right|2,913|| align=right|0,045|| align=right|2,33|| align=right|4,971||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83331)||2001 RG131|| align=right|15,0|| align=right|3,081|| align=right|0,049|| align=right|4,69|| align=right|5,406||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83332)||2001 RN131|| align=right|14,4|| align=right|2,828|| align=right|0,063|| align=right|3,17|| align=right|4,756||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83333)||2001 RU131|| align=right|16,5|| align=right|2,677|| align=right|0,107|| align=right|3,66|| align=right|4,379||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83334)||2001 RW131|| align=right|16,4|| align=right|2,564|| align=right|0,138|| align=right|3,45|| align=right|4,106||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83335)||2001 RE132|| align=right|15,2|| align=right|3,111|| align=right|0,169|| align=right|5,20|| align=right|5,486||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83336)||2001 RZ132|| align=right|14,8|| align=right|2,724|| align=right|0,045|| align=right|4,97|| align=right|4,494||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83337)||2001 RG133|| align=right|14,3|| align=right|2,830|| align=right|0,071|| align=right|6,44|| align=right|4,760||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83338)||2001 RH134|| align=right|15,2|| align=right|3,081|| align=right|0,110|| align=right|10,00|| align=right|5,407||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83339)||2001 RB135|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,142|| align=right|4,23|| align=right|3,711||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83340)||2001 RJ135|| align=right|15,8|| align=right|2,767|| align=right|0,061|| align=right|4,22|| align=right|4,601||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83341)||2001 RD136|| align=right|14,8|| align=right|2,791|| align=right|0,043|| align=right|4,82|| align=right|4,663||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83342)||2001 RG136|| align=right|14,5|| align=right|3,101|| align=right|0,188|| align=right|10,05|| align=right|5,460||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83343)||2001 RU136|| align=right|15,1|| align=right|2,979|| align=right|0,081|| align=right|10,37|| align=right|5,140||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83344)||2001 RU139|| align=right|14,8|| align=right|3,082|| align=right|0,177|| align=right|2,20|| align=right|5,411||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83345)||2001 RY140|| align=right|14,0|| align=right|3,339|| align=right|0,132|| align=right|5,74|| align=right|6,101||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83346)||2001 RD141|| align=right|15,3|| align=right|2,765|| align=right|0,125|| align=right|5,83|| align=right|4,598||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83347)||2001 RM141|| align=right|13,9|| align=right|3,049|| align=right|0,039|| align=right|10,76|| align=right|5,322||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83348)||2001 RO145|| align=right|15,0|| align=right|3,181|| align=right|0,051|| align=right|9,69|| align=right|5,672||MBA||8. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83349)||2001 RR146|| align=right|15,2|| align=right|2,661|| align=right|0,100|| align=right|13,40|| align=right|4,341||MBA||9. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83350)||2001 RZ146|| align=right|14,8|| align=right|3,018|| align=right|0,076|| align=right|11,11|| align=right|5,241||MBA||9. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83351)||2001 RG147|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,128|| align=right|11,29|| align=right|4,339||MBA||9. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83352)||2001 RT148|| align=right|15,7|| align=right|2,567|| align=right|0,043|| align=right|14,70|| align=right|4,113||MBA||10. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83353)||2001 RT149|| align=right|15,1|| align=right|2,965|| align=right|0,054|| align=right|10,71|| align=right|5,105||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83354)||2001 RB151|| align=right|14,7|| align=right|2,981|| align=right|0,097|| align=right|13,24|| align=right|5,146||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83355)||2001 RN151|| align=right|14,1|| align=right|3,046|| align=right|0,078|| align=right|11,34|| align=right|5,316||MBA||11. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83356)||2001 RF153|| align=right|15,3|| align=right|2,726|| align=right|0,068|| align=right|11,32|| align=right|4,501||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83357)||2001 RK153|| align=right|14,7|| align=right|3,108|| align=right|0,167|| align=right|7,98|| align=right|5,478||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83358)||2001 RJ154|| align=right|14,5|| align=right|2,802|| align=right|0,203|| align=right|14,41|| align=right|4,690||MBA||4. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83359)||2001 RA155|| align=right|14,8|| align=right|2,970|| align=right|0,028|| align=right|11,55|| align=right|5,118||MBA||12. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83360) Catalina||2001 SH|| align=right|15,1|| align=right|2,697|| align=right|0,196|| align=right|12,40|| align=right|4,428||MBA||16. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83361)||2001 SK|| align=right|13,3|| align=right|3,100|| align=right|0,100|| align=right|8,11|| align=right|5,458||MBA||16. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83362)||2001 SH1|| align=right|14,4|| align=right|3,238|| align=right|0,064|| align=right|21,25|| align=right|5,826||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83363)||2001 SU1|| align=right|15,1|| align=right|2,773|| align=right|0,019|| align=right|4,01|| align=right|4,618||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83364)||2001 SV1|| align=right|15,0|| align=right|3,209|| align=right|0,122|| align=right|5,21|| align=right|5,747||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83365)||2001 SA2|| align=right|14,5|| align=right|3,131|| align=right|0,067|| align=right|15,49|| align=right|5,539||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83366)||2001 SF2|| align=right|14,4|| align=right|3,081|| align=right|0,111|| align=right|16,33|| align=right|5,407||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83367)||2001 SL2|| align=right|15,0|| align=right|2,915|| align=right|0,013|| align=right|2,72|| align=right|4,976||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83368)||2001 SF3|| align=right|14,2|| align=right|2,750|| align=right|0,040|| align=right|5,19|| align=right|4,561||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83369)||2001 SM3|| align=right|14,7|| align=right|2,880|| align=right|0,099|| align=right|2,60|| align=right|4,888||MBA||17. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83370)||2001 SL4|| align=right|14,8|| align=right|2,778|| align=right|0,183|| align=right|10,81|| align=right|4,630||MBA||17. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(83371)||2001 SQ4|| align=right|14,9|| align=right|3,168|| align=right|0,211|| align=right|1,43|| align=right|5,639||MBA||18. září 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(83372)||2001 SP5|| align=right|15,7|| align=right|2,954|| align=right|0,066|| align=right|3,50|| align=right|5,077||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83373)||2001 SA9|| align=right|13,3|| align=right|3,133|| align=right|0,169|| align=right|21,72|| align=right|5,546||MBA||19. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83374)||2001 SF9|| align=right|13,3|| align=right|3,123|| align=right|0,132|| align=right|9,10|| align=right|5,519||MBA||19. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83375)||2001 SC12|| align=right|14,4|| align=right|2,769|| align=right|0,123|| align=right|10,91|| align=right|4,608||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83376)||2001 SD12|| align=right|14,8|| align=right|2,912|| align=right|0,017|| align=right|3,22|| align=right|4,969||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83377)||2001 SW12|| align=right|15,9|| align=right|2,671|| align=right|0,081|| align=right|1,73|| align=right|4,366||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83378)||2001 SG13|| align=right|15,3|| align=right|3,014|| align=right|0,071|| align=right|1,19|| align=right|5,232||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83379)||2001 SQ13|| align=right|15,0|| align=right|3,007|| align=right|0,031|| align=right|10,10|| align=right|5,214||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83380)||2001 SQ14|| align=right|15,9|| align=right|2,767|| align=right|0,044|| align=right|3,91|| align=right|4,601||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83381)||2001 SW14|| align=right|16,0|| align=right|2,766|| align=right|0,030|| align=right|3,50|| align=right|4,598||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83382)||2001 SE16|| align=right|15,5|| align=right|2,785|| align=right|0,076|| align=right|3,63|| align=right|4,648||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83383)||2001 SG16|| align=right|16,1|| align=right|2,861|| align=right|0,048|| align=right|2,63|| align=right|4,838||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83384)||2001 SQ16|| align=right|14,9|| align=right|2,939|| align=right|0,011|| align=right|3,06|| align=right|5,038||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83385)||2001 SH17|| align=right|14,6|| align=right|2,913|| align=right|0,021|| align=right|2,01|| align=right|4,970||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83386)||2001 SL18|| align=right|16,4|| align=right|2,434|| align=right|0,178|| align=right|1,96|| align=right|3,797||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83387)||2001 SS19|| align=right|15,0|| align=right|2,930|| align=right|0,054|| align=right|3,00|| align=right|5,015||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83388)||2001 SV19|| align=right|15,9|| align=right|2,754|| align=right|0,125|| align=right|8,39|| align=right|4,569||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83389)||2001 SQ20|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,208|| align=right|2,76|| align=right|3,630||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83390)||2001 SK21|| align=right|14,0|| align=right|3,066|| align=right|0,134|| align=right|11,95|| align=right|5,369||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83391)||2001 SH22|| align=right|14,8|| align=right|2,874|| align=right|0,016|| align=right|1,18|| align=right|4,871||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83392)||2001 SU23|| align=right|15,8|| align=right|2,833|| align=right|0,082|| align=right|2,40|| align=right|4,768||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83393)||2001 SM24|| align=right|15,6|| align=right|2,701|| align=right|0,103|| align=right|1,03|| align=right|4,438||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83394)||2001 SH27|| align=right|15,1|| align=right|3,152|| align=right|0,076|| align=right|2,81|| align=right|5,596||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83395)||2001 SP27|| align=right|15,0|| align=right|3,123|| align=right|0,095|| align=right|5,79|| align=right|5,519||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83396)||2001 SU27|| align=right|15,2|| align=right|2,693|| align=right|0,013|| align=right|2,79|| align=right|4,419||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83397)||2001 SN28|| align=right|15,2|| align=right|2,926|| align=right|0,018|| align=right|2,86|| align=right|5,005||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83398)||2001 SF29|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,066|| align=right|1,78|| align=right|5,498||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83399)||2001 SS30|| align=right|14,7|| align=right|3,146|| align=right|0,198|| align=right|17,48|| align=right|5,578||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83400)||2001 SS32|| align=right|15,5|| align=right|2,750|| align=right|0,143|| align=right|5,01|| align=right|4,560||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83401)||2001 SU32|| align=right|15,3|| align=right|3,052|| align=right|0,144|| align=right|10,67|| align=right|5,330||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83402)||2001 SC33|| align=right|14,8|| align=right|2,879|| align=right|0,029|| align=right|1,99|| align=right|4,884||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83403)||2001 SK33|| align=right|16,0|| align=right|2,626|| align=right|0,141|| align=right|0,73|| align=right|4,255||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83404)||2001 ST33|| align=right|14,9|| align=right|2,924|| align=right|0,056|| align=right|1,75|| align=right|4,999||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83405)||2001 SD35|| align=right|15,6|| align=right|2,711|| align=right|0,063|| align=right|6,27|| align=right|4,463||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83406)||2001 SF35|| align=right|15,2|| align=right|2,842|| align=right|0,078|| align=right|3,30|| align=right|4,791||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83407)||2001 SO36|| align=right|15,7|| align=right|2,693|| align=right|0,082|| align=right|4,10|| align=right|4,419||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83408)||2001 SU36|| align=right|14,4|| align=right|2,599|| align=right|0,214|| align=right|10,96|| align=right|4,189||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83409)||2001 SE37|| align=right|14,6|| align=right|2,865|| align=right|0,047|| align=right|2,59|| align=right|4,850||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83410)||2001 SN37|| align=right|14,6|| align=right|2,758|| align=right|0,103|| align=right|9,24|| align=right|4,580||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83411)||2001 SE38|| align=right|14,4|| align=right|3,072|| align=right|0,090|| align=right|10,07|| align=right|5,382||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83412)||2001 SW38|| align=right|15,4|| align=right|3,030|| align=right|0,097|| align=right|2,73|| align=right|5,273||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83413)||2001 SZ38|| align=right|14,8|| align=right|3,134|| align=right|0,040|| align=right|2,77|| align=right|5,548||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83414)||2001 SA39|| align=right|14,5|| align=right|2,764|| align=right|0,085|| align=right|2,72|| align=right|4,595||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83415)||2001 SR40|| align=right|13,5|| align=right|3,237|| align=right|0,143|| align=right|18,59|| align=right|5,823||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83416)||2001 SH41|| align=right|14,4|| align=right|3,166|| align=right|0,202|| align=right|15,80|| align=right|5,632||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83417)||2001 ST41|| align=right|14,6|| align=right|3,179|| align=right|0,047|| align=right|3,51|| align=right|5,668||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83418)||2001 SG42|| align=right|15,6|| align=right|2,913|| align=right|0,089|| align=right|3,15|| align=right|4,970||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83419)||2001 SA43|| align=right|15,8|| align=right|2,652|| align=right|0,027|| align=right|2,82|| align=right|4,318||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83420)||2001 SH43|| align=right|15,7|| align=right|3,088|| align=right|0,039|| align=right|0,07|| align=right|5,425||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83421)||2001 ST43|| align=right|15,7|| align=right|2,798|| align=right|0,162|| align=right|4,40|| align=right|4,681||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83422)||2001 SV43|| align=right|15,0|| align=right|2,910|| align=right|0,058|| align=right|2,97|| align=right|4,963||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83423)||2001 SA44|| align=right|14,4|| align=right|2,996|| align=right|0,047|| align=right|11,60|| align=right|5,186||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83424)||2001 SC44|| align=right|16,0|| align=right|2,469|| align=right|0,126|| align=right|4,53|| align=right|3,879||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83425)||2001 SP44|| align=right|14,6|| align=right|3,198|| align=right|0,161|| align=right|2,06|| align=right|5,717||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83426)||2001 SS44|| align=right|14,3|| align=right|3,117|| align=right|0,175|| align=right|8,09|| align=right|5,502||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83427)||2001 SV44|| align=right|14,7|| align=right|2,911|| align=right|0,082|| align=right|3,28|| align=right|4,967||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83428)||2001 SR45|| align=right|14,7|| align=right|3,081|| align=right|0,052|| align=right|5,83|| align=right|5,407||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83429)||2001 SG46|| align=right|15,8|| align=right|2,393|| align=right|0,193|| align=right|5,37|| align=right|3,700||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83430)||2001 SN46|| align=right|15,1|| align=right|2,975|| align=right|0,087|| align=right|2,35|| align=right|5,130||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83431)||2001 SR47|| align=right|13,5|| align=right|3,251|| align=right|0,066|| align=right|6,90|| align=right|5,862||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83432)||2001 SE48|| align=right|15,1|| align=right|2,723|| align=right|0,121|| align=right|4,86|| align=right|4,492||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83433)||2001 SH50|| align=right|16,2|| align=right|2,522|| align=right|0,201|| align=right|5,15|| align=right|4,004||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83434)||2001 SY50|| align=right|16,1|| align=right|2,552|| align=right|0,234|| align=right|5,86|| align=right|4,076||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83435)||2001 SO53|| align=right|14,1|| align=right|3,004|| align=right|0,080|| align=right|9,88|| align=right|5,206||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83436)||2001 SY54|| align=right|13,9|| align=right|3,096|| align=right|0,063|| align=right|10,01|| align=right|5,447||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83437)||2001 SE55|| align=right|13,7|| align=right|3,200|| align=right|0,106|| align=right|7,01|| align=right|5,723||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83438)||2001 SN55|| align=right|15,3|| align=right|2,572|| align=right|0,150|| align=right|9,24|| align=right|4,125||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83439)||2001 SJ56|| align=right|14,8|| align=right|3,154|| align=right|0,105|| align=right|11,12|| align=right|5,601||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83440)||2001 SK56|| align=right|14,6|| align=right|2,759|| align=right|0,019|| align=right|9,37|| align=right|4,582||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83441)||2001 SL56|| align=right|14,1|| align=right|3,135|| align=right|0,040|| align=right|11,81|| align=right|5,550||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83442)||2001 ST56|| align=right|15,2|| align=right|3,021|| align=right|0,085|| align=right|10,16|| align=right|5,250||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83443)||2001 SF57|| align=right|13,8|| align=right|2,974|| align=right|0,086|| align=right|10,65|| align=right|5,128||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83444)||2001 SA58|| align=right|15,0|| align=right|2,967|| align=right|0,108|| align=right|10,90|| align=right|5,109||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83445)||2001 SF58|| align=right|14,5|| align=right|2,976|| align=right|0,087|| align=right|9,83|| align=right|5,133||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83446)||2001 SL58|| align=right|15,4|| align=right|3,055|| align=right|0,125|| align=right|1,01|| align=right|5,340||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83447)||2001 SX58|| align=right|14,1|| align=right|2,984|| align=right|0,108|| align=right|10,75|| align=right|5,153||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83448)||2001 SX59|| align=right|14,4|| align=right|3,127|| align=right|0,049|| align=right|15,71|| align=right|5,530||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83449)||2001 SM60|| align=right|15,5|| align=right|2,774|| align=right|0,069|| align=right|5,72|| align=right|4,621||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83450)||2001 SP60|| align=right|15,3|| align=right|3,057|| align=right|0,124|| align=right|1,60|| align=right|5,345||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83451)||2001 SR60|| align=right|14,0|| align=right|3,210|| align=right|0,154|| align=right|8,08|| align=right|5,749||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83452)||2001 SG62|| align=right|14,2|| align=right|3,421|| align=right|0,164|| align=right|17,00|| align=right|6,327||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83453)||2001 SS62|| align=right|15,3|| align=right|2,878|| align=right|0,095|| align=right|1,94|| align=right|4,881||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83454)||2001 SY62|| align=right|14,5|| align=right|3,238|| align=right|0,092|| align=right|6,80|| align=right|5,824||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83455)||2001 SB63|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,080|| align=right|5,81|| align=right|4,683||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83456)||2001 SD63|| align=right|14,2|| align=right|2,941|| align=right|0,044|| align=right|5,84|| align=right|5,042||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83457)||2001 SG63|| align=right|14,9|| align=right|2,947|| align=right|0,053|| align=right|2,80|| align=right|5,058||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83458)||2001 SN63|| align=right|15,6|| align=right|2,554|| align=right|0,166|| align=right|2,79|| align=right|4,080||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83459)||2001 SS64|| align=right|14,2|| align=right|3,031|| align=right|0,095|| align=right|11,63|| align=right|5,277||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83460)||2001 SQ65|| align=right|14,8|| align=right|2,714|| align=right|0,081|| align=right|5,20|| align=right|4,470||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83461)||2001 SV66|| align=right|15,6|| align=right|2,571|| align=right|0,155|| align=right|11,88|| align=right|4,122||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83462)||2001 SC68|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,175|| align=right|12,41|| align=right|4,295||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83463)||2001 SP69|| align=right|14,4|| align=right|2,642|| align=right|0,145|| align=right|12,09|| align=right|4,293||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83464) Irishmccalla||2001 SM73|| align=right|14,3|| align=right|2,944|| align=right|0,160|| align=right|10,84|| align=right|5,051||MBA||19. září 2001||Goodricke-Pigott||R. Tucker
|-
|(83465)||2001 SV74|| align=right|14,5|| align=right|3,134|| align=right|0,131|| align=right|10,01|| align=right|5,546||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83466)||2001 SB75|| align=right|13,7|| align=right|3,154|| align=right|0,084|| align=right|9,66|| align=right|5,601||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83467)||2001 SE75|| align=right|14,6|| align=right|2,929|| align=right|0,033|| align=right|4,87|| align=right|5,012||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83468)||2001 SP75|| align=right|14,2|| align=right|2,980|| align=right|0,035|| align=right|8,65|| align=right|5,144||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83469)||2001 SV75|| align=right|14,7|| align=right|2,632|| align=right|0,234|| align=right|16,29|| align=right|4,270||MBA||19. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83470)||2001 SF76|| align=right|15,4|| align=right|2,816|| align=right|0,081|| align=right|4,52|| align=right|4,724||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83471)||2001 SO76|| align=right|15,0|| align=right|2,745|| align=right|0,016|| align=right|5,31|| align=right|4,546||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83472)||2001 SG78|| align=right|15,3|| align=right|3,102|| align=right|0,070|| align=right|0,10|| align=right|5,464||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83473)||2001 SA79|| align=right|14,1|| align=right|3,068|| align=right|0,096|| align=right|11,52|| align=right|5,373||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83474)||2001 SS79|| align=right|14,9|| align=right|3,020|| align=right|0,146|| align=right|4,57|| align=right|5,248||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83475)||2001 SL80|| align=right|13,9|| align=right|3,162|| align=right|0,146|| align=right|16,14|| align=right|5,621||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83476)||2001 SL81|| align=right|14,9|| align=right|3,054|| align=right|0,034|| align=right|9,65|| align=right|5,336||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83477)||2001 SD82|| align=right|14,0|| align=right|3,420|| align=right|0,126|| align=right|7,36|| align=right|6,324||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83478)||2001 ST83|| align=right|15,7|| align=right|3,003|| align=right|0,080|| align=right|9,99|| align=right|5,202||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83479)||2001 SW83|| align=right|15,4|| align=right|3,092|| align=right|0,098|| align=right|2,21|| align=right|5,436||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83480)||2001 SE86|| align=right|15,6|| align=right|2,785|| align=right|0,114|| align=right|2,28|| align=right|4,648||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83481)||2001 SO88|| align=right|16,0|| align=right|2,867|| align=right|0,079|| align=right|1,02|| align=right|4,855||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83482)||2001 SO90|| align=right|14,7|| align=right|3,187|| align=right|0,041|| align=right|9,59|| align=right|5,689||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83483)||2001 SC93|| align=right|15,6|| align=right|2,987|| align=right|0,060|| align=right|0,93|| align=right|5,162||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83484)||2001 SH93|| align=right|15,3|| align=right|3,154|| align=right|0,144|| align=right|4,63|| align=right|5,601||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83485)||2001 SY95|| align=right|15,4|| align=right|3,108|| align=right|0,090|| align=right|4,35|| align=right|5,478||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83486)||2001 SK97|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,197|| align=right|8,06|| align=right|5,421||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83487)||2001 SY97|| align=right|15,1|| align=right|3,029|| align=right|0,039|| align=right|9,02|| align=right|5,271||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83488)||2001 SK105|| align=right|13,6|| align=right|3,127|| align=right|0,109|| align=right|16,37|| align=right|5,528||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83489)||2001 SW105|| align=right|14,5|| align=right|3,098|| align=right|0,161|| align=right|7,73|| align=right|5,453||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83490)||2001 SB106|| align=right|13,9|| align=right|2,972|| align=right|0,105|| align=right|8,92|| align=right|5,122||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83491)||2001 SA107|| align=right|13,7|| align=right|3,160|| align=right|0,110|| align=right|23,17|| align=right|5,617||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83492)||2001 SE107|| align=right|14,6|| align=right|2,680|| align=right|0,078|| align=right|14,09|| align=right|4,388||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83493)||2001 SN111|| align=right|13,7|| align=right|3,005|| align=right|0,190|| align=right|10,04|| align=right|5,208||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83494)||2001 SZ113|| align=right|14,8|| align=right|2,736|| align=right|0,063|| align=right|3,04|| align=right|4,524||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83495)||2001 ST114|| align=right|14,6|| align=right|3,051|| align=right|0,115|| align=right|17,41|| align=right|5,329||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83496)||2001 SJ115|| align=right|15,7|| align=right|2,849|| align=right|0,049|| align=right|1,13|| align=right|4,808||MBA||20. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83497)||2001 SV116|| align=right|14,0|| align=right|2,998|| align=right|0,120|| align=right|10,01|| align=right|5,190||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83498)||2001 SY116|| align=right|15,6|| align=right|2,640|| align=right|0,119|| align=right|7,00|| align=right|4,288||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83499)||2001 SJ117|| align=right|15,4|| align=right|2,672|| align=right|0,058|| align=right|5,39|| align=right|4,366||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83500)||2001 SA118|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,033|| align=right|6,01|| align=right|4,505||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83501)||2001 SQ118|| align=right|15,0|| align=right|2,628|| align=right|0,119|| align=right|17,54|| align=right|4,259||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83502)||2001 SD120|| align=right|15,0|| align=right|3,007|| align=right|0,069|| align=right|10,35|| align=right|5,214||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83503)||2001 SH121|| align=right|14,7|| align=right|3,030|| align=right|0,034|| align=right|8,79|| align=right|5,275||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83504)||2001 SF123|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,072|| align=right|3,92|| align=right|4,520||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83505)||2001 SF124|| align=right|15,1|| align=right|3,153|| align=right|0,155|| align=right|3,78|| align=right|5,599||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83506)||2001 SU124|| align=right|14,7|| align=right|2,964|| align=right|0,015|| align=right|9,58|| align=right|5,103||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83507)||2001 SY126|| align=right|15,3|| align=right|2,939|| align=right|0,071|| align=right|1,52|| align=right|5,039||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83508)||2001 SK127|| align=right|16,0|| align=right|2,610|| align=right|0,045|| align=right|2,64|| align=right|4,216||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83509)||2001 SR127|| align=right|15,0|| align=right|2,964|| align=right|0,037|| align=right|1,19|| align=right|5,102||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83510)||2001 SW127|| align=right|15,3|| align=right|2,763|| align=right|0,078|| align=right|3,13|| align=right|4,591||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83511)||2001 SH128|| align=right|14,8|| align=right|3,153|| align=right|0,038|| align=right|7,71|| align=right|5,597||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83512)||2001 SU128|| align=right|14,7|| align=right|3,009|| align=right|0,067|| align=right|10,44|| align=right|5,218||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83513)||2001 SC131|| align=right|14,8|| align=right|3,113|| align=right|0,119|| align=right|10,39|| align=right|5,492||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83514)||2001 SU131|| align=right|14,9|| align=right|2,980|| align=right|0,032|| align=right|10,02|| align=right|5,143||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83515)||2001 SF132|| align=right|15,7|| align=right|2,910|| align=right|0,003|| align=right|2,07|| align=right|4,964||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83516)||2001 SA133|| align=right|15,4|| align=right|2,964|| align=right|0,075|| align=right|9,94|| align=right|5,101||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83517)||2001 SF133|| align=right|15,2|| align=right|3,024|| align=right|0,098|| align=right|9,48|| align=right|5,257||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83518)||2001 SZ135|| align=right|15,4|| align=right|3,085|| align=right|0,094|| align=right|1,20|| align=right|5,417||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83519)||2001 SE139|| align=right|16,0|| align=right|2,879|| align=right|0,070|| align=right|0,98|| align=right|4,885||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83520)||2001 SX142|| align=right|14,9|| align=right|2,691|| align=right|0,058|| align=right|4,42|| align=right|4,413||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83521)||2001 SZ144|| align=right|15,0|| align=right|2,680|| align=right|0,152|| align=right|1,97|| align=right|4,387||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83522)||2001 SZ146|| align=right|15,3|| align=right|3,078|| align=right|0,090|| align=right|0,66|| align=right|5,400||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83523)||2001 SC147|| align=right|14,6|| align=right|2,781|| align=right|0,049|| align=right|4,07|| align=right|4,637||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83524)||2001 ST148|| align=right|14,3|| align=right|2,978|| align=right|0,091|| align=right|8,27|| align=right|5,137||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83525)||2001 SO149|| align=right|14,2|| align=right|3,082|| align=right|0,044|| align=right|5,72|| align=right|5,410||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83526)||2001 SV149|| align=right|14,5|| align=right|3,006|| align=right|0,120|| align=right|10,18|| align=right|5,212||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83527)||2001 SW149|| align=right|14,3|| align=right|2,961|| align=right|0,044|| align=right|8,46|| align=right|5,095||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83528)||2001 SL152|| align=right|14,7|| align=right|2,770|| align=right|0,037|| align=right|2,56|| align=right|4,609||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83529)||2001 SM153|| align=right|14,3|| align=right|3,228|| align=right|0,089|| align=right|11,82|| align=right|5,800||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83530)||2001 SY155|| align=right|15,1|| align=right|2,878|| align=right|0,087|| align=right|0,99|| align=right|4,883||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83531)||2001 SC157|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,063|| align=right|10,35|| align=right|5,170||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83532)||2001 SV157|| align=right|14,4|| align=right|2,734|| align=right|0,028|| align=right|3,70|| align=right|4,520||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83533)||2001 SA158|| align=right|14,3|| align=right|2,773|| align=right|0,107|| align=right|8,07|| align=right|4,616||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83534)||2001 SO160|| align=right|14,2|| align=right|3,097|| align=right|0,025|| align=right|9,44|| align=right|5,449||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83535)||2001 SX162|| align=right|14,8|| align=right|3,067|| align=right|0,062|| align=right|8,90|| align=right|5,370||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83536)||2001 SF163|| align=right|14,1|| align=right|2,971|| align=right|0,071|| align=right|9,53|| align=right|5,119||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83537)||2001 SU163|| align=right|14,6|| align=right|2,659|| align=right|0,009|| align=right|13,69|| align=right|4,335||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83538)||2001 SD164|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,118|| align=right|27,42|| align=right|5,620||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83539)||2001 SF164|| align=right|14,0|| align=right|3,123|| align=right|0,173|| align=right|17,88|| align=right|5,518||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83540)||2001 SN164|| align=right|14,5|| align=right|2,700|| align=right|0,077|| align=right|13,88|| align=right|4,435||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83541)||2001 SP164|| align=right|13,8|| align=right|3,109|| align=right|0,144|| align=right|10,49|| align=right|5,482||MBA||17. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83542)||2001 SP166|| align=right|15,8|| align=right|2,836|| align=right|0,034|| align=right|1,88|| align=right|4,776||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83543)||2001 SM167|| align=right|14,4|| align=right|3,146|| align=right|0,199|| align=right|9,07|| align=right|5,580||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83544)||2001 SS169|| align=right|13,7|| align=right|3,176|| align=right|0,105|| align=right|23,89|| align=right|5,659||MBA||17. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83545)||2001 SZ171|| align=right|16,4|| align=right|2,726|| align=right|0,108|| align=right|5,96|| align=right|4,500||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83546)||2001 SG172|| align=right|15,7|| align=right|3,121|| align=right|0,052|| align=right|1,84|| align=right|5,513||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83547)||2001 SP173|| align=right|13,7|| align=right|3,227|| align=right|0,076|| align=right|22,23|| align=right|5,797||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83548)||2001 SJ174|| align=right|15,4|| align=right|2,706|| align=right|0,085|| align=right|3,57|| align=right|4,450||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83549)||2001 SR174|| align=right|14,9|| align=right|3,030|| align=right|0,065|| align=right|3,22|| align=right|5,273||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83550)||2001 SW174|| align=right|13,9|| align=right|2,972|| align=right|0,059|| align=right|10,36|| align=right|5,123||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83551)||2001 SZ175|| align=right|14,3|| align=right|3,073|| align=right|0,109|| align=right|7,08|| align=right|5,387||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83552)||2001 SS176|| align=right|14,6|| align=right|2,944|| align=right|0,046|| align=right|11,39|| align=right|5,050||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83553)||2001 SW177|| align=right|14,5|| align=right|3,045|| align=right|0,124|| align=right|10,71|| align=right|5,313||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83554)||2001 SY177|| align=right|14,6|| align=right|2,970|| align=right|0,055|| align=right|10,81|| align=right|5,119||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83555)||2001 SV181|| align=right|15,5|| align=right|2,635|| align=right|0,088|| align=right|2,15|| align=right|4,277||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83556)||2001 SU183|| align=right|14,7|| align=right|2,790|| align=right|0,022|| align=right|5,59|| align=right|4,660||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83557)||2001 SP184|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,242|| align=right|10,90|| align=right|5,454||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83558)||2001 SG187|| align=right|14,8|| align=right|2,926|| align=right|0,063|| align=right|3,17|| align=right|5,005||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83559)||2001 SR195|| align=right|14,5|| align=right|2,965|| align=right|0,088|| align=right|10,14|| align=right|5,105||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83560)||2001 SW203|| align=right|14,5|| align=right|3,030|| align=right|0,025|| align=right|5,53|| align=right|5,274||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83561)||2001 SX205|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,109|| align=right|5,58|| align=right|4,507||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83562)||2001 SJ210|| align=right|15,4|| align=right|3,087|| align=right|0,118|| align=right|1,74|| align=right|5,423||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83563)||2001 SO211|| align=right|14,9|| align=right|3,143|| align=right|0,106|| align=right|5,25|| align=right|5,570||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83564)||2001 SD212|| align=right|15,5|| align=right|2,667|| align=right|0,057|| align=right|3,08|| align=right|4,356||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83565)||2001 SS213|| align=right|15,2|| align=right|2,937|| align=right|0,037|| align=right|3,07|| align=right|5,031||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83566)||2001 SG214|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,086|| align=right|8,33|| align=right|4,496||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83567)||2001 SF218|| align=right|14,9|| align=right|3,099|| align=right|0,050|| align=right|10,82|| align=right|5,456||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83568)||2001 SK218|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,071|| align=right|4,50|| align=right|4,525||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83569)||2001 SZ219|| align=right|14,9|| align=right|3,094|| align=right|0,139|| align=right|2,00|| align=right|5,442||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83570)||2001 SD224|| align=right|15,2|| align=right|2,997|| align=right|0,127|| align=right|7,36|| align=right|5,189||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83571)||2001 SH225|| align=right|14,9|| align=right|3,128|| align=right|0,119|| align=right|9,74|| align=right|5,531||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83572)||2001 SS225|| align=right|16,2|| align=right|2,917|| align=right|0,026|| align=right|2,06|| align=right|4,982||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83573)||2001 SW225|| align=right|15,6|| align=right|3,100|| align=right|0,102|| align=right|9,51|| align=right|5,457||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83574)||2001 SJ226|| align=right|14,8|| align=right|3,031|| align=right|0,125|| align=right|2,50|| align=right|5,277||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83575)||2001 SK229|| align=right|15,1|| align=right|3,033|| align=right|0,076|| align=right|9,88|| align=right|5,282||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83576)||2001 SM229|| align=right|15,1|| align=right|2,960|| align=right|0,032|| align=right|4,28|| align=right|5,092||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83577)||2001 SD230|| align=right|15,1|| align=right|2,790|| align=right|0,137|| align=right|13,89|| align=right|4,659||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83578)||2001 SK230|| align=right|14,5|| align=right|3,182|| align=right|0,144|| align=right|1,76|| align=right|5,675||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83579)||2001 SD231|| align=right|16,3|| align=right|2,541|| align=right|0,188|| align=right|4,37|| align=right|4,049||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83580)||2001 SR231|| align=right|14,5|| align=right|3,215|| align=right|0,058|| align=right|14,60|| align=right|5,765||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83581)||2001 SX232|| align=right|15,0|| align=right|3,046|| align=right|0,053|| align=right|3,68|| align=right|5,316||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83582)||2001 SJ233|| align=right|15,3|| align=right|2,798|| align=right|0,163|| align=right|4,72|| align=right|4,681||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83583)||2001 SP233|| align=right|15,0|| align=right|3,120|| align=right|0,059|| align=right|6,74|| align=right|5,511||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83584)||2001 SR237|| align=right|14,8|| align=right|2,934|| align=right|0,156|| align=right|4,77|| align=right|5,025||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83585)||2001 SC238|| align=right|15,2|| align=right|2,763|| align=right|0,080|| align=right|7,01|| align=right|4,591||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83586)||2001 SA241|| align=right|15,2|| align=right|2,912|| align=right|0,045|| align=right|3,13|| align=right|4,969||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83587)||2001 SA242|| align=right|15,7|| align=right|2,987|| align=right|0,085|| align=right|9,09|| align=right|5,162||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83588)||2001 SS242|| align=right|14,8|| align=right|3,160|| align=right|0,053|| align=right|9,32|| align=right|5,617||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83589)||2001 SO246|| align=right|15,4|| align=right|2,918|| align=right|0,080|| align=right|2,91|| align=right|4,985||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83590)||2001 SE247|| align=right|14,5|| align=right|3,170|| align=right|0,050|| align=right|9,33|| align=right|5,643||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83591)||2001 SA248|| align=right|14,5|| align=right|3,091|| align=right|0,083|| align=right|3,64|| align=right|5,433||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83592)||2001 SO249|| align=right|15,1|| align=right|2,772|| align=right|0,023|| align=right|6,25|| align=right|4,615||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83593)||2001 SB253|| align=right|15,7|| align=right|2,930|| align=right|0,043|| align=right|3,22|| align=right|5,014||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83594)||2001 SS253|| align=right|15,2|| align=right|2,868|| align=right|0,068|| align=right|3,41|| align=right|4,856||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83595)||2001 SX256|| align=right|15,3|| align=right|2,899|| align=right|0,029|| align=right|3,01|| align=right|4,935||MBA||19. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83596)||2001 SC263|| align=right|15,2|| align=right|3,040|| align=right|0,037|| align=right|5,18|| align=right|5,299||MBA||25. září 2001||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(83597)||2001 SU263|| align=right|14,1|| align=right|3,103|| align=right|0,218|| align=right|10,04|| align=right|5,465||MBA||25. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83598)||2001 SP265|| align=right|14,8|| align=right|2,981|| align=right|0,119|| align=right|11,40|| align=right|5,147||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83599)||2001 SE266|| align=right|13,8|| align=right|3,148|| align=right|0,064|| align=right|16,01|| align=right|5,585||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83600)||2001 SM266|| align=right|15,2|| align=right|2,987|| align=right|0,145|| align=right|0,41|| align=right|5,162||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83601)||2001 SO266|| align=right|15,3|| align=right|2,933|| align=right|0,095|| align=right|1,16|| align=right|5,023||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83602)||2001 SR266|| align=right|14,8|| align=right|2,601|| align=right|0,128|| align=right|1,31|| align=right|4,194||MBA||25. září 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83603)||2001 SO268|| align=right|15,2|| align=right|2,874|| align=right|0,060|| align=right|13,86|| align=right|4,872||MBA||19. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83604)||2001 SG270|| align=right|13,1|| align=right|3,190|| align=right|0,124|| align=right|17,16|| align=right|5,698||MBA||26. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83605)||2001 SJ270|| align=right|13,0|| align=right|3,054|| align=right|0,103|| align=right|16,93|| align=right|5,336||MBA||26. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83606)||2001 SS270|| align=right|14,6|| align=right|2,791|| align=right|0,144|| align=right|8,51|| align=right|4,663||MBA||16. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83607)||2001 SC272|| align=right|15,2|| align=right|2,915|| align=right|0,096|| align=right|1,47|| align=right|4,977||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83608)||2001 SK272|| align=right|15,0|| align=right|2,939|| align=right|0,082|| align=right|3,22|| align=right|5,037||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83609)||2001 SE273|| align=right|13,6|| align=right|2,702|| align=right|0,273|| align=right|12,36|| align=right|4,440||MBA||24. září 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83610)||2001 SZ274|| align=right|16,4|| align=right|3,034|| align=right|0,043|| align=right|1,06|| align=right|5,284||MBA||18. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83611)||2001 SS277|| align=right|14,2|| align=right|3,165|| align=right|0,017|| align=right|11,27|| align=right|5,630||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83612)||2001 SW281|| align=right|15,0|| align=right|2,664|| align=right|0,040|| align=right|26,91|| align=right|4,347||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83613)||2001 SR286|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,097|| align=right|11,20|| align=right|5,224||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83614)||2001 SU286|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,136|| align=right|12,79|| align=right|4,472||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83615)||2001 SE287|| align=right|13,7|| align=right|3,062|| align=right|0,116|| align=right|15,33|| align=right|5,358||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83616)||2001 SW287|| align=right|13,4|| align=right|3,177|| align=right|0,135|| align=right|14,82|| align=right|5,661||MBA||27. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83617)||2001 SX287|| align=right|14,1|| align=right|2,856|| align=right|0,092|| align=right|15,77|| align=right|4,826||MBA||27. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83618)||2001 SS289|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,171|| align=right|13,31|| align=right|4,517||MBA||29. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83619)||2001 SZ291|| align=right|15,0|| align=right|2,647|| align=right|0,113|| align=right|13,84|| align=right|4,305||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83620)||2001 SA293|| align=right|14,9|| align=right|3,037|| align=right|0,034|| align=right|7,03|| align=right|5,291||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83621)||2001 SL307|| align=right|14,9|| align=right|3,049|| align=right|0,149|| align=right|4,96|| align=right|5,324||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83622)||2001 SP308|| align=right|15,7|| align=right|3,130|| align=right|0,200|| align=right|3,75|| align=right|5,537||MBA||22. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83623)||2001 SK312|| align=right|15,5|| align=right|2,838|| align=right|0,079|| align=right|2,72|| align=right|4,780||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83624)||2001 SH313|| align=right|15,0|| align=right|2,983|| align=right|0,014|| align=right|7,53|| align=right|5,152||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83625)||2001 SL313|| align=right|14,2|| align=right|2,992|| align=right|0,086|| align=right|11,29|| align=right|5,175||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83626)||2001 SQ313|| align=right|14,2|| align=right|3,065|| align=right|0,063|| align=right|10,37|| align=right|5,364||MBA||21. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83627)||2001 SN315|| align=right|13,5|| align=right|3,162|| align=right|0,121|| align=right|20,16|| align=right|5,621||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83628)||2001 SV315|| align=right|14,7|| align=right|2,728|| align=right|0,218|| align=right|16,33|| align=right|4,504||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83629)||2001 SY316|| align=right|14,5|| align=right|2,664|| align=right|0,062|| align=right|21,09|| align=right|4,347||MBA||24. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83630)||2001 SD317|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,041|| align=right|5,96|| align=right|4,567||MBA||25. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83631)||2001 SH317|| align=right|15,0|| align=right|2,719|| align=right|0,021|| align=right|6,26|| align=right|4,484||MBA||25. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83632)||2001 SE321|| align=right|15,0|| align=right|3,131|| align=right|0,107|| align=right|11,95|| align=right|5,540||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83633)||2001 SF322|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,070|| align=right|11,16|| align=right|5,510||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83634)||2001 SO324|| align=right|15,0|| align=right|3,070|| align=right|0,100|| align=right|10,72|| align=right|5,378||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83635)||2001 SF325|| align=right|14,2|| align=right|3,067|| align=right|0,034|| align=right|10,69|| align=right|5,370||MBA||16. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83636)||2001 SO326|| align=right|15,1|| align=right|3,051|| align=right|0,050|| align=right|7,76|| align=right|5,330||MBA||18. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83637)||2001 SY327|| align=right|15,3|| align=right|2,795|| align=right|0,048|| align=right|5,66|| align=right|4,672||MBA||18. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83638)||2001 SG328|| align=right|15,8|| align=right|2,566|| align=right|0,044|| align=right|3,75|| align=right|4,111||MBA||19. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83639)||2001 SH328|| align=right|15,7|| align=right|2,732|| align=right|0,068|| align=right|4,72|| align=right|4,516||MBA||19. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83640)||2001 SW334|| align=right|15,4|| align=right|3,133|| align=right|0,196|| align=right|12,58|| align=right|5,544||MBA||20. září 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83641)||2001 SO338|| align=right|15,0|| align=right|3,071|| align=right|0,104|| align=right|5,01|| align=right|5,380||MBA||20. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83642)||2001 SA339|| align=right|14,6|| align=right|2,655|| align=right|0,144|| align=right|10,71|| align=right|4,324||MBA||21. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83643)||2001 ST343|| align=right|14,6|| align=right|2,623|| align=right|0,059|| align=right|22,83|| align=right|4,247||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83644)||2001 SX343|| align=right|14,5|| align=right|3,197|| align=right|0,094|| align=right|11,58|| align=right|5,714||MBA||22. září 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83645)||2001 SL344|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,069|| align=right|3,70|| align=right|4,638||MBA||23. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83646)||2001 SK345|| align=right|14,5|| align=right|3,035|| align=right|0,153|| align=right|12,37|| align=right|5,287||MBA||23. září 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83647)||2001 SH346|| align=right|14,4|| align=right|3,108|| align=right|0,094|| align=right|15,89|| align=right|5,477||MBA||25. září 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83648)||2001 SM349|| align=right|15,4|| align=right|2,751|| align=right|0,155|| align=right|10,53|| align=right|4,563||MBA||17. září 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83649)||2001 TU2|| align=right|14,9|| align=right|2,995|| align=right|0,132|| align=right|9,66|| align=right|5,183||MBA||6. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83650)||2001 TR3|| align=right|15,5|| align=right|2,909|| align=right|0,023|| align=right|1,71|| align=right|4,960||MBA||7. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83651)||2001 TX6|| align=right|14,8|| align=right|3,235|| align=right|0,033|| align=right|13,34|| align=right|5,819||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83652)||2001 TM8|| align=right|13,4|| align=right|3,150|| align=right|0,106|| align=right|17,81|| align=right|5,590||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83653)||2001 TK10|| align=right|14,8|| align=right|2,967|| align=right|0,070|| align=right|10,54|| align=right|5,110||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83654)||2001 TV10|| align=right|15,4|| align=right|2,935|| align=right|0,060|| align=right|1,12|| align=right|5,028||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83655)||2001 TA12|| align=right|14,8|| align=right|3,055|| align=right|0,141|| align=right|6,55|| align=right|5,340||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83656)||2001 TP12|| align=right|15,0|| align=right|3,093|| align=right|0,198|| align=right|0,88|| align=right|5,439||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83657)||2001 TV13|| align=right|13,7|| align=right|2,947|| align=right|0,175|| align=right|14,17|| align=right|5,057||MBA||12. října 2001||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(83658)||2001 TZ14|| align=right|15,2|| align=right|2,993|| align=right|0,065|| align=right|10,31|| align=right|5,177||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83659)||2001 TR15|| align=right|14,5|| align=right|3,242|| align=right|0,075|| align=right|9,31|| align=right|5,836||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83660)||2001 TJ16|| align=right|14,5|| align=right|2,999|| align=right|0,044|| align=right|11,26|| align=right|5,192||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83661)||2001 TL17|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,124|| align=right|17,71|| align=right|5,558||MBA||13. října 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(83662)||2001 TB18|| align=right|13,6|| align=right|3,159|| align=right|0,022|| align=right|22,47|| align=right|5,613||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83663)||2001 TH19|| align=right|14,1|| align=right|2,699|| align=right|0,179|| align=right|12,56|| align=right|4,434||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83664)||2001 TR19|| align=right|14,3|| align=right|2,560|| align=right|0,223|| align=right|11,97|| align=right|4,094||MBA||9. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83665)||2001 TP21|| align=right|15,4|| align=right|2,566|| align=right|0,185|| align=right|6,52|| align=right|4,109||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83666)||2001 TZ21|| align=right|13,4|| align=right|3,186|| align=right|0,155|| align=right|18,11|| align=right|5,687||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83667)||2001 TN22|| align=right|15,0|| align=right|2,688|| align=right|0,119|| align=right|13,13|| align=right|4,406||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83668)||2001 TB27|| align=right|14,5|| align=right|3,104|| align=right|0,073|| align=right|10,12|| align=right|5,468||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83669)||2001 TV29|| align=right|14,6|| align=right|3,004|| align=right|0,136|| align=right|12,92|| align=right|5,205||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83670)||2001 TL30|| align=right|14,9|| align=right|3,120|| align=right|0,070|| align=right|8,58|| align=right|5,509||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83671)||2001 TN30|| align=right|14,6|| align=right|3,018|| align=right|0,077|| align=right|10,09|| align=right|5,243||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83672)||2001 TD35|| align=right|13,6|| align=right|2,562|| align=right|0,199|| align=right|8,27|| align=right|4,100||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83673)||2001 TN35|| align=right|14,3|| align=right|3,222|| align=right|0,097|| align=right|12,99|| align=right|5,782||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83674)||2001 TP41|| align=right|13,6|| align=right|2,672|| align=right|0,215|| align=right|12,04|| align=right|4,368||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83675)||2001 TJ45|| align=right|14,9|| align=right|3,178|| align=right|0,083|| align=right|9,32|| align=right|5,665||MBA||14. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83676)||2001 TW45|| align=right|15,3|| align=right|3,200|| align=right|0,180|| align=right|2,70|| align=right|5,724||MBA||9. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83677)||2001 TW46|| align=right|15,0|| align=right|3,178|| align=right|0,171|| align=right|4,02|| align=right|5,665||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83678)||2001 TC47|| align=right|14,7|| align=right|2,886|| align=right|0,182|| align=right|12,56|| align=right|4,902||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83679)||2001 TB48|| align=right|15,2|| align=right|2,583|| align=right|0,092|| align=right|13,42|| align=right|4,151||MBA||14. října 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(83680)||2001 TO49|| align=right|14,7|| align=right|2,769|| align=right|0,148|| align=right|12,74|| align=right|4,607||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83681)||2001 TC50|| align=right|14,7|| align=right|3,145|| align=right|0,144|| align=right|12,96|| align=right|5,575||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83682)||2001 TG50|| align=right|14,6|| align=right|2,759|| align=right|0,120|| align=right|22,67|| align=right|4,582||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83683)||2001 TV51|| align=right|15,0|| align=right|3,115|| align=right|0,085|| align=right|9,49|| align=right|5,497||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83684)||2001 TX51|| align=right|14,1|| align=right|3,047|| align=right|0,133|| align=right|13,88|| align=right|5,318||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83685)||2001 TW52|| align=right|15,1|| align=right|2,814|| align=right|0,087|| align=right|4,75|| align=right|4,719||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83686)||2001 TC53|| align=right|14,4|| align=right|2,995|| align=right|0,073|| align=right|6,33|| align=right|5,181||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83687)||2001 TQ54|| align=right|14,3|| align=right|3,057|| align=right|0,226|| align=right|14,35|| align=right|5,345||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83688)||2001 TO55|| align=right|14,7|| align=right|2,734|| align=right|0,088|| align=right|6,05|| align=right|4,520||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83689)||2001 TL63|| align=right|14,4|| align=right|3,033|| align=right|0,048|| align=right|9,50|| align=right|5,281||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83690)||2001 TW63|| align=right|14,9|| align=right|2,648|| align=right|0,215|| align=right|3,42|| align=right|4,309||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83691)||2001 TE65|| align=right|14,6|| align=right|3,021|| align=right|0,118|| align=right|3,19|| align=right|5,250||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83692)||2001 TX65|| align=right|14,9|| align=right|2,970|| align=right|0,026|| align=right|2,59|| align=right|5,117||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83693)||2001 TY65|| align=right|14,8|| align=right|3,083|| align=right|0,208|| align=right|4,02|| align=right|5,413||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83694)||2001 TG67|| align=right|14,5|| align=right|2,906|| align=right|0,064|| align=right|2,77|| align=right|4,953||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83695)||2001 TD68|| align=right|14,7|| align=right|2,987|| align=right|0,046|| align=right|11,16|| align=right|5,162||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83696)||2001 TD70|| align=right|16,8|| align=right|2,644|| align=right|0,112|| align=right|8,13|| align=right|4,298||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83697)||2001 TA72|| align=right|14,7|| align=right|3,083|| align=right|0,066|| align=right|2,10|| align=right|5,414||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83698)||2001 TM72|| align=right|15,2|| align=right|3,080|| align=right|0,064|| align=right|1,87|| align=right|5,404||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83699)||2001 TZ72|| align=right|15,2|| align=right|2,869|| align=right|0,032|| align=right|2,92|| align=right|4,858||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83700)||2001 TG73|| align=right|15,2|| align=right|3,013|| align=right|0,051|| align=right|9,77|| align=right|5,230||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83701)||2001 TA75|| align=right|14,9|| align=right|3,088|| align=right|0,165|| align=right|2,65|| align=right|5,427||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83702)||2001 TJ75|| align=right|15,2|| align=right|2,964|| align=right|0,099|| align=right|9,71|| align=right|5,101||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83703)||2001 TX75|| align=right|15,5|| align=right|2,730|| align=right|0,182|| align=right|10,13|| align=right|4,511||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83704)||2001 TO76|| align=right|14,4|| align=right|2,939|| align=right|0,142|| align=right|9,89|| align=right|5,039||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83705)||2001 TL77|| align=right|14,7|| align=right|3,036|| align=right|0,125|| align=right|11,54|| align=right|5,290||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83706)||2001 TM77|| align=right|14,3|| align=right|3,172|| align=right|0,089|| align=right|17,06|| align=right|5,650||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83707)||2001 TQ77|| align=right|14,1|| align=right|2,832|| align=right|0,116|| align=right|6,44|| align=right|4,765||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83708)||2001 TW77|| align=right|14,6|| align=right|2,936|| align=right|0,120|| align=right|6,18|| align=right|5,031||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83709)||2001 TW80|| align=right|15,0|| align=right|3,120|| align=right|0,095|| align=right|6,95|| align=right|5,511||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83710)||2001 TW81|| align=right|15,1|| align=right|3,011|| align=right|0,067|| align=right|10,94|| align=right|5,224||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83711)||2001 TH82|| align=right|14,3|| align=right|3,084|| align=right|0,175|| align=right|5,94|| align=right|5,416||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83712)||2001 TS82|| align=right|15,2|| align=right|2,863|| align=right|0,129|| align=right|3,78|| align=right|4,843||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83713)||2001 TJ84|| align=right|15,3|| align=right|2,950|| align=right|0,048|| align=right|2,68|| align=right|5,066||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83714)||2001 TU86|| align=right|14,8|| align=right|2,943|| align=right|0,146|| align=right|13,72|| align=right|5,048||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83715)||2001 TV86|| align=right|15,6|| align=right|3,103|| align=right|0,051|| align=right|7,25|| align=right|5,464||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83716)||2001 TM88|| align=right|14,8|| align=right|3,194|| align=right|0,167|| align=right|12,60|| align=right|5,708||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83717)||2001 TW91|| align=right|14,9|| align=right|3,156|| align=right|0,057|| align=right|8,49|| align=right|5,606||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83718)||2001 TB94|| align=right|15,1|| align=right|2,930|| align=right|0,034|| align=right|4,70|| align=right|5,014||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83719)||2001 TH94|| align=right|15,4|| align=right|3,099|| align=right|0,037|| align=right|3,32|| align=right|5,455||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83720)||2001 TJ94|| align=right|15,3|| align=right|2,768|| align=right|0,069|| align=right|2,34|| align=right|4,605||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83721)||2001 TT97|| align=right|15,1|| align=right|3,057|| align=right|0,050|| align=right|9,94|| align=right|5,343||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83722)||2001 TL98|| align=right|13,6|| align=right|3,993|| align=right|0,130|| align=right|3,25|| align=right|7,977||HLD||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83723)||2001 TN98|| align=right|14,4|| align=right|3,188|| align=right|0,059|| align=right|2,15|| align=right|5,690||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83724)||2001 TA101|| align=right|15,3|| align=right|3,096|| align=right|0,042|| align=right|9,69|| align=right|5,446||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83725)||2001 TW103|| align=right|15,1|| align=right|3,060|| align=right|0,085|| align=right|7,93|| align=right|5,351||MBA||15. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83726)||2001 TR104|| align=right|14,4|| align=right|2,924|| align=right|0,082|| align=right|6,17|| align=right|4,998||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83727)||2001 TO105|| align=right|13,9|| align=right|3,008|| align=right|0,135|| align=right|12,61|| align=right|5,217||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83728)||2001 TH110|| align=right|14,6|| align=right|3,058|| align=right|0,062|| align=right|8,93|| align=right|5,348||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83729)||2001 TG111|| align=right|14,6|| align=right|3,105|| align=right|0,023|| align=right|8,42|| align=right|5,471||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83730)||2001 TP116|| align=right|13,8|| align=right|2,990|| align=right|0,185|| align=right|11,74|| align=right|5,168||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83731)||2001 TW116|| align=right|14,1|| align=right|3,147|| align=right|0,099|| align=right|22,47|| align=right|5,583||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83732)||2001 TC118|| align=right|14,0|| align=right|3,014|| align=right|0,006|| align=right|16,78|| align=right|5,231||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83733)||2001 TK118|| align=right|14,0|| align=right|3,070|| align=right|0,077|| align=right|16,16|| align=right|5,379||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83734)||2001 TY121|| align=right|14,7|| align=right|2,758|| align=right|0,180|| align=right|13,09|| align=right|4,580||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83735)||2001 TW122|| align=right|14,2|| align=right|3,101|| align=right|0,034|| align=right|14,98|| align=right|5,459||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83736)||2001 TS124|| align=right|14,9|| align=right|3,031|| align=right|0,042|| align=right|10,07|| align=right|5,277||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83737)||2001 TA125|| align=right|13,7|| align=right|2,984|| align=right|0,078|| align=right|10,21|| align=right|5,153||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83738)||2001 TA126|| align=right|14,5|| align=right|3,415|| align=right|0,141|| align=right|17,30|| align=right|6,310||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83739)||2001 TO128|| align=right|14,3|| align=right|2,960|| align=right|0,035|| align=right|8,63|| align=right|5,093||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83740)||2001 TQ130|| align=right|14,2|| align=right|3,054|| align=right|0,080|| align=right|10,97|| align=right|5,336||MBA||8. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83741)||2001 TT130|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,026|| align=right|8,00|| align=right|4,528||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83742)||2001 TD131|| align=right|14,8|| align=right|3,197|| align=right|0,105|| align=right|9,38|| align=right|5,715||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83743)||2001 TZ133|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,088|| align=right|12,06|| align=right|5,715||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83744)||2001 TN134|| align=right|14,8|| align=right|3,098|| align=right|0,136|| align=right|15,08|| align=right|5,453||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83745)||2001 TP136|| align=right|14,2|| align=right|2,972|| align=right|0,045|| align=right|11,16|| align=right|5,122||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83746)||2001 TQ136|| align=right|15,1|| align=right|2,977|| align=right|0,136|| align=right|10,99|| align=right|5,137||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83747)||2001 TR136|| align=right|14,0|| align=right|3,113|| align=right|0,093|| align=right|12,40|| align=right|5,491||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83748)||2001 TT136|| align=right|14,1|| align=right|3,036|| align=right|0,132|| align=right|11,56|| align=right|5,288||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83749)||2001 TO137|| align=right|14,3|| align=right|3,055|| align=right|0,120|| align=right|12,42|| align=right|5,339||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83750)||2001 TS137|| align=right|14,4|| align=right|3,035|| align=right|0,075|| align=right|12,26|| align=right|5,287||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83751)||2001 TX137|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,105|| align=right|12,09|| align=right|5,450||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83752)||2001 TY137|| align=right|14,8|| align=right|3,059|| align=right|0,095|| align=right|12,29|| align=right|5,350||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83753)||2001 TX138|| align=right|14,6|| align=right|3,045|| align=right|0,047|| align=right|12,21|| align=right|5,313||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83754)||2001 TJ139|| align=right|14,5|| align=right|3,009|| align=right|0,095|| align=right|9,38|| align=right|5,218||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83755)||2001 TS139|| align=right|14,0|| align=right|3,134|| align=right|0,084|| align=right|10,82|| align=right|5,548||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83756)||2001 TJ140|| align=right|14,7|| align=right|2,793|| align=right|0,110|| align=right|9,44|| align=right|4,667||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83757)||2001 TX144|| align=right|14,5|| align=right|2,977|| align=right|0,040|| align=right|11,76|| align=right|5,135||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83758)||2001 TW145|| align=right|15,2|| align=right|2,986|| align=right|0,060|| align=right|6,10|| align=right|5,160||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83759)||2001 TC151|| align=right|16,5|| align=right|2,447|| align=right|0,144|| align=right|7,12|| align=right|3,827||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83760)||2001 TC152|| align=right|15,4|| align=right|3,058|| align=right|0,060|| align=right|5,44|| align=right|5,347||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83761)||2001 TE152|| align=right|14,7|| align=right|3,003|| align=right|0,069|| align=right|7,77|| align=right|5,204||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83762)||2001 TH152|| align=right|14,6|| align=right|2,964|| align=right|0,044|| align=right|9,82|| align=right|5,103||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83763)||2001 TW153|| align=right|13,6|| align=right|2,992|| align=right|0,081|| align=right|9,12|| align=right|5,174||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83764)||2001 TA158|| align=right|13,9|| align=right|3,134|| align=right|0,049|| align=right|11,95|| align=right|5,547||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83765)||2001 TP159|| align=right|14,1|| align=right|3,034|| align=right|0,107|| align=right|19,08|| align=right|5,283||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83766)||2001 TQ159|| align=right|14,0|| align=right|2,970|| align=right|0,129|| align=right|16,30|| align=right|5,118||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83767)||2001 TZ160|| align=right|15,1|| align=right|3,066|| align=right|0,065|| align=right|12,98|| align=right|5,368||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83768)||2001 TR161|| align=right|15,2|| align=right|3,008|| align=right|0,055|| align=right|9,86|| align=right|5,217||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83769)||2001 TU161|| align=right|15,4|| align=right|3,139|| align=right|0,069|| align=right|9,48|| align=right|5,561||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83770)||2001 TB164|| align=right|15,8|| align=right|2,994|| align=right|0,082|| align=right|1,50|| align=right|5,179||MBA||11. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83771)||2001 TL165|| align=right|14,5|| align=right|2,723|| align=right|0,219|| align=right|9,69|| align=right|4,492||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83772)||2001 TW170|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,166|| align=right|10,58|| align=right|5,198||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83773)||2001 TN171|| align=right|13,7|| align=right|3,164|| align=right|0,031|| align=right|16,42|| align=right|5,626||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83774)||2001 TS171|| align=right|14,8|| align=right|3,109|| align=right|0,052|| align=right|14,34|| align=right|5,481||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83775)||2001 TB172|| align=right|15,7|| align=right|2,621|| align=right|0,092|| align=right|3,36|| align=right|4,242||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83776)||2001 TP174|| align=right|13,8|| align=right|3,024|| align=right|0,103|| align=right|10,95|| align=right|5,259||MBA||15. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83777)||2001 TE179|| align=right|15,3|| align=right|2,778|| align=right|0,082|| align=right|5,61|| align=right|4,629||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83778)||2001 TD195|| align=right|13,8|| align=right|3,063|| align=right|0,026|| align=right|12,09|| align=right|5,360||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83779)||2001 TE198|| align=right|15,6|| align=right|2,640|| align=right|0,119|| align=right|7,76|| align=right|4,288||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83780)||2001 TC199|| align=right|14,3|| align=right|2,939|| align=right|0,022|| align=right|10,03|| align=right|5,038||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83781)||2001 TD199|| align=right|14,2|| align=right|3,058|| align=right|0,091|| align=right|9,98|| align=right|5,346||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83782)||2001 TL201|| align=right|14,1|| align=right|2,976|| align=right|0,045|| align=right|11,17|| align=right|5,134||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83783)||2001 TU201|| align=right|14,8|| align=right|3,061|| align=right|0,083|| align=right|11,73|| align=right|5,356||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83784)||2001 TY201|| align=right|13,9|| align=right|2,948|| align=right|0,085|| align=right|11,63|| align=right|5,060||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83785)||2001 TU202|| align=right|15,1|| align=right|2,943|| align=right|0,090|| align=right|9,51|| align=right|5,047||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83786)||2001 TT203|| align=right|14,6|| align=right|3,058|| align=right|0,124|| align=right|11,46|| align=right|5,346||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83787)||2001 TU203|| align=right|14,4|| align=right|2,940|| align=right|0,100|| align=right|11,06|| align=right|5,040||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83788)||2001 TV204|| align=right|14,1|| align=right|3,116|| align=right|0,156|| align=right|16,74|| align=right|5,499||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83789)||2001 TC205|| align=right|14,9|| align=right|3,169|| align=right|0,080|| align=right|10,54|| align=right|5,640||MBA||11. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83790)||2001 TH209|| align=right|13,9|| align=right|3,246|| align=right|0,029|| align=right|21,23|| align=right|5,847||MBA||12. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83791)||2001 TR210|| align=right|15,5|| align=right|2,624|| align=right|0,129|| align=right|9,01|| align=right|4,249||MBA||13. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83792)||2001 TS210|| align=right|14,8|| align=right|3,077|| align=right|0,032|| align=right|7,68|| align=right|5,397||MBA||13. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83793)||2001 TF211|| align=right|14,6|| align=right|3,004|| align=right|0,073|| align=right|7,51|| align=right|5,206||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83794)||2001 TM211|| align=right|14,9|| align=right|3,081|| align=right|0,052|| align=right|8,38|| align=right|5,408||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83795)||2001 TX211|| align=right|16,1|| align=right|2,611|| align=right|0,122|| align=right|3,62|| align=right|4,218||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83796)||2001 TC212|| align=right|16,2|| align=right|3,047|| align=right|0,047|| align=right|0,81|| align=right|5,317||MBA||13. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83797)||2001 TX212|| align=right|14,5|| align=right|3,106|| align=right|0,024|| align=right|13,33|| align=right|5,474||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83798)||2001 TG214|| align=right|14,4|| align=right|3,038|| align=right|0,060|| align=right|9,71|| align=right|5,295||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83799)||2001 TU216|| align=right|15,2|| align=right|2,691|| align=right|0,147|| align=right|10,69|| align=right|4,412||MBA||13. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83800)||2001 TJ217|| align=right|14,2|| align=right|3,136|| align=right|0,049|| align=right|13,03|| align=right|5,552||MBA||14. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83801)||2001 TG218|| align=right|13,8|| align=right|3,988|| align=right|0,198|| align=right|8,92|| align=right|7,963||HLD||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83802)||2001 TY218|| align=right|14,7|| align=right|3,161|| align=right|0,085|| align=right|10,41|| align=right|5,620||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83803)||2001 TD219|| align=right|15,3|| align=right|3,103|| align=right|0,088|| align=right|11,10|| align=right|5,466||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83804)||2001 TA222|| align=right|13,4|| align=right|3,944|| align=right|0,141|| align=right|8,83|| align=right|7,831||HLD||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83805)||2001 TM225|| align=right|14,0|| align=right|3,126|| align=right|0,090|| align=right|27,51|| align=right|5,526||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83806)||2001 TX225|| align=right|14,4|| align=right|3,168|| align=right|0,090|| align=right|26,61|| align=right|5,638||MBA||14. října 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83807)||2001 TH226|| align=right|13,8|| align=right|3,007|| align=right|0,080|| align=right|13,81|| align=right|5,213||MBA||14. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83808)||2001 TC227|| align=right|14,9|| align=right|2,837|| align=right|0,106|| align=right|13,80|| align=right|4,779||MBA||15. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83809)||2001 TQ227|| align=right|15,0|| align=right|2,908|| align=right|0,116|| align=right|7,83|| align=right|4,958||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83810)||2001 TH233|| align=right|14,7|| align=right|2,962|| align=right|0,098|| align=right|10,80|| align=right|5,096||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83811)||2001 TR233|| align=right|14,7|| align=right|2,763|| align=right|0,115|| align=right|13,08|| align=right|4,592||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83812)||2001 TM235|| align=right|14,9|| align=right|2,676|| align=right|0,080|| align=right|10,65|| align=right|4,377||MBA||15. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83813)||2001 TM236|| align=right|14,9|| align=right|2,964|| align=right|0,080|| align=right|10,49|| align=right|5,102||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83814)||2001 TT237|| align=right|14,5|| align=right|2,771|| align=right|0,050|| align=right|8,64|| align=right|4,613||MBA||10. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83815)||2001 TS238|| align=right|14,2|| align=right|3,048|| align=right|0,082|| align=right|10,68|| align=right|5,321||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83816)||2001 TD239|| align=right|14,6|| align=right|2,649|| align=right|0,112|| align=right|13,68|| align=right|4,310||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83817)||2001 TM239|| align=right|14,5|| align=right|2,986|| align=right|0,065|| align=right|10,03|| align=right|5,158||MBA||15. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83818)||2001 TO240|| align=right|14,8|| align=right|3,092|| align=right|0,102|| align=right|8,71|| align=right|5,435||MBA||14. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83819)||2001 UY2|| align=right|15,4|| align=right|2,670|| align=right|0,110|| align=right|9,85|| align=right|4,361||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83820)||2001 UJ4|| align=right|14,8|| align=right|3,208|| align=right|0,143|| align=right|1,04|| align=right|5,744||MBA||17. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83821)||2001 UL5|| align=right|14,6|| align=right|2,962|| align=right|0,031|| align=right|10,39|| align=right|5,097||MBA||18. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83822)||2001 UN7|| align=right|14,2|| align=right|3,070|| align=right|0,113|| align=right|14,52|| align=right|5,378||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83823)||2001 UP9|| align=right|13,6|| align=right|3,151|| align=right|0,146|| align=right|12,58|| align=right|5,592||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83824)||2001 UL15|| align=right|14,7|| align=right|3,039|| align=right|0,049|| align=right|9,44|| align=right|5,298||MBA||25. října 2001||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83825)||2001 UC19|| align=right|14,5|| align=right|3,186|| align=right|0,131|| align=right|5,98|| align=right|5,685||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83826)||2001 UW20|| align=right|13,4|| align=right|3,199|| align=right|0,162|| align=right|15,52|| align=right|5,720||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83827)||2001 UA21|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,091|| align=right|10,15|| align=right|5,154||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83828)||2001 UW21|| align=right|14,8|| align=right|2,946|| align=right|0,047|| align=right|10,97|| align=right|5,056||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83829)||2001 UZ21|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,059|| align=right|8,39|| align=right|5,366||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83830)||2001 UM22|| align=right|13,9|| align=right|3,048|| align=right|0,027|| align=right|8,27|| align=right|5,319||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83831)||2001 UE23|| align=right|14,0|| align=right|3,095|| align=right|0,042|| align=right|8,26|| align=right|5,444||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83832)||2001 UQ23|| align=right|13,7|| align=right|3,184|| align=right|0,086|| align=right|17,35|| align=right|5,681||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83833)||2001 UE24|| align=right|14,0|| align=right|3,061|| align=right|0,131|| align=right|10,58|| align=right|5,354||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83834)||2001 UQ24|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,112|| align=right|7,00|| align=right|4,518||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83835)||2001 UQ26|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,079|| align=right|8,83|| align=right|5,131||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83836)||2001 UD30|| align=right|14,9|| align=right|2,973|| align=right|0,058|| align=right|10,64|| align=right|5,127||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83837)||2001 UA31|| align=right|14,7|| align=right|3,179|| align=right|0,041|| align=right|8,66|| align=right|5,667||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83838)||2001 UL31|| align=right|14,4|| align=right|2,720|| align=right|0,116|| align=right|12,50|| align=right|4,485||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83839)||2001 UG32|| align=right|13,6|| align=right|3,237|| align=right|0,071|| align=right|13,58|| align=right|5,823||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83840)||2001 UZ34|| align=right|13,9|| align=right|3,157|| align=right|0,132|| align=right|9,60|| align=right|5,609||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83841)||2001 UE35|| align=right|14,6|| align=right|3,063|| align=right|0,106|| align=right|11,18|| align=right|5,361||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83842)||2001 UZ35|| align=right|14,2|| align=right|3,139|| align=right|0,121|| align=right|19,57|| align=right|5,559||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83843)||2001 UN36|| align=right|14,6|| align=right|2,875|| align=right|0,195|| align=right|9,45|| align=right|4,874||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83844)||2001 US36|| align=right|14,5|| align=right|3,165|| align=right|0,151|| align=right|8,46|| align=right|5,629||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83845)||2001 UX36|| align=right|15,4|| align=right|2,740|| align=right|0,194|| align=right|8,65|| align=right|4,535||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83846)||2001 UY36|| align=right|15,0|| align=right|2,938|| align=right|0,080|| align=right|10,43|| align=right|5,035||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83847)||2001 UO37|| align=right|14,4|| align=right|3,097|| align=right|0,025|| align=right|11,94|| align=right|5,449||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83848)||2001 US38|| align=right|15,1|| align=right|3,115|| align=right|0,125|| align=right|1,22|| align=right|5,497||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83849)||2001 UG40|| align=right|14,2|| align=right|3,067|| align=right|0,039|| align=right|10,43|| align=right|5,369||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83850)||2001 UA45|| align=right|14,6|| align=right|3,129|| align=right|0,166|| align=right|6,53|| align=right|5,535||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83851)||2001 UK45|| align=right|14,1|| align=right|2,801|| align=right|0,064|| align=right|4,85|| align=right|4,687||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83852)||2001 UY47|| align=right|15,0|| align=right|3,060|| align=right|0,110|| align=right|9,44|| align=right|5,351||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83853)||2001 UP49|| align=right|14,4|| align=right|2,708|| align=right|0,166|| align=right|14,17|| align=right|4,456||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83854)||2001 UL51|| align=right|14,5|| align=right|2,628|| align=right|0,112|| align=right|13,78|| align=right|4,259||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83855)||2001 UT53|| align=right|15,5|| align=right|2,730|| align=right|0,141|| align=right|7,27|| align=right|4,510||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83856)||2001 UF55|| align=right|15,2|| align=right|3,182|| align=right|0,132|| align=right|5,36|| align=right|5,675||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83857)||2001 US59|| align=right|14,8|| align=right|2,654|| align=right|0,156|| align=right|4,36|| align=right|4,324||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83858)||2001 UD65|| align=right|14,6|| align=right|3,134|| align=right|0,141|| align=right|5,86|| align=right|5,547||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83859)||2001 UB66|| align=right|14,1|| align=right|2,574|| align=right|0,199|| align=right|14,30|| align=right|4,129||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83860)||2001 UO67|| align=right|14,9|| align=right|3,118|| align=right|0,100|| align=right|6,03|| align=right|5,504||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83861)||2001 UR67|| align=right|14,4|| align=right|3,050|| align=right|0,183|| align=right|3,20|| align=right|5,326||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83862)||2001 UY71|| align=right|14,4|| align=right|3,145|| align=right|0,084|| align=right|15,87|| align=right|5,577||MBA||16. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83863)||2001 UA72|| align=right|14,0|| align=right|2,733|| align=right|0,130|| align=right|13,76|| align=right|4,516||MBA||17. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83864)||2001 UT72|| align=right|15,1|| align=right|2,949|| align=right|0,008|| align=right|13,16|| align=right|5,064||MBA||20. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83865)||2001 UQ73|| align=right|14,6|| align=right|2,986|| align=right|0,043|| align=right|3,44|| align=right|5,158||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83866)||2001 UY74|| align=right|14,8|| align=right|3,154|| align=right|0,086|| align=right|5,90|| align=right|5,600||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83867)||2001 UC77|| align=right|13,7|| align=right|3,955|| align=right|0,159|| align=right|8,47|| align=right|7,865||HLD||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83868)||2001 UL83|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,029|| align=right|19,96|| align=right|5,573||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83869)||2001 UA89|| align=right|14,9|| align=right|2,762|| align=right|0,150|| align=right|14,16|| align=right|4,590||MBA||20. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83870)||2001 US89|| align=right|13,8|| align=right|3,139|| align=right|0,090|| align=right|22,53|| align=right|5,561||MBA||25. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83871)||2001 UF92|| align=right|15,4|| align=right|3,221|| align=right|0,020|| align=right|0,08|| align=right|5,780||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83872)||2001 UC93|| align=right|16,1|| align=right|2,452|| align=right|0,246|| align=right|11,24|| align=right|3,840||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83873)||2001 UN93|| align=right|14,4|| align=right|2,867|| align=right|0,028|| align=right|14,96|| align=right|4,854||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83874)||2001 UZ94|| align=right|14,0|| align=right|3,124|| align=right|0,022|| align=right|22,31|| align=right|5,520||MBA||19. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83875)||2001 UA95|| align=right|15,4|| align=right|3,041|| align=right|0,033|| align=right|1,60|| align=right|5,301||MBA||19. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83876)||2001 UD96|| align=right|15,1|| align=right|3,121|| align=right|0,149|| align=right|2,57|| align=right|5,513||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83877)||2001 UE96|| align=right|14,7|| align=right|3,947|| align=right|0,212|| align=right|2,31|| align=right|7,841||HLD||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83878)||2001 UA98|| align=right|15,5|| align=right|3,168|| align=right|0,129|| align=right|1,75|| align=right|5,639||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83879)||2001 UQ108|| align=right|14,7|| align=right|3,193|| align=right|0,167|| align=right|4,12|| align=right|5,704||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83880)||2001 UT109|| align=right|14,4|| align=right|2,988|| align=right|0,153|| align=right|13,43|| align=right|5,163||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83881)||2001 UU116|| align=right|15,1|| align=right|2,794|| align=right|0,214|| align=right|10,16|| align=right|4,669||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83882)||2001 US120|| align=right|14,4|| align=right|3,041|| align=right|0,164|| align=right|9,81|| align=right|5,301||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83883)||2001 UQ123|| align=right|15,6|| align=right|2,543|| align=right|0,214|| align=right|16,77|| align=right|4,054||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83884)||2001 UW123|| align=right|14,5|| align=right|2,737|| align=right|0,167|| align=right|13,90|| align=right|4,527||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83885)||2001 UM124|| align=right|13,7|| align=right|3,114|| align=right|0,107|| align=right|13,45|| align=right|5,494||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83886)||2001 UX124|| align=right|15,0|| align=right|2,731|| align=right|0,099|| align=right|14,79|| align=right|4,512||MBA||22. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83887)||2001 UL126|| align=right|13,8|| align=right|3,133|| align=right|0,161|| align=right|22,83|| align=right|5,545||MBA||28. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83888)||2001 UL127|| align=right|14,3|| align=right|3,155|| align=right|0,128|| align=right|20,55|| align=right|5,603||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83889)||2001 UN128|| align=right|15,7|| align=right|2,703|| align=right|0,094|| align=right|3,87|| align=right|4,442||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83890)||2001 US130|| align=right|15,4|| align=right|3,024|| align=right|0,133|| align=right|3,17|| align=right|5,258||MBA||20. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83891)||2001 UN134|| align=right|15,7|| align=right|3,047|| align=right|0,137|| align=right|6,93|| align=right|5,317||MBA||21. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83892)||2001 UN135|| align=right|14,6|| align=right|2,974|| align=right|0,099|| align=right|10,69|| align=right|5,128||MBA||22. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83893)||2001 UM139|| align=right|14,4|| align=right|3,189|| align=right|0,146|| align=right|12,83|| align=right|5,694||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83894)||2001 UY141|| align=right|15,4|| align=right|3,134|| align=right|0,113|| align=right|1,19|| align=right|5,548||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83895)||2001 UK142|| align=right|14,3|| align=right|3,132|| align=right|0,021|| align=right|8,85|| align=right|5,542||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83896)||2001 UK146|| align=right|15,5|| align=right|3,151|| align=right|0,104|| align=right|4,17|| align=right|5,593||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83897)||2001 UJ147|| align=right|15,4|| align=right|2,875|| align=right|0,083|| align=right|3,29|| align=right|4,875||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83898)||2001 UZ148|| align=right|16,0|| align=right|2,988|| align=right|0,155|| align=right|2,85|| align=right|5,164||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83899)||2001 UF152|| align=right|13,8|| align=right|3,246|| align=right|0,066|| align=right|10,67|| align=right|5,848||MBA||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83900)||2001 UN157|| align=right|14,1|| align=right|3,930|| align=right|0,099|| align=right|3,45|| align=right|7,791||HLD||23. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83901)||2001 US163|| align=right|13,9|| align=right|3,218|| align=right|0,139|| align=right|7,80|| align=right|5,771||MBA||17. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83902)||2001 UX164|| align=right|14,3|| align=right|2,738|| align=right|0,099|| align=right|14,09|| align=right|4,530||MBA||23. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83903)||2001 UR166|| align=right|14,3|| align=right|3,978|| align=right|0,081|| align=right|3,29|| align=right|7,933||HLD||24. října 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83904)||2001 UB173|| align=right|14,1|| align=right|3,244|| align=right|0,041|| align=right|5,21|| align=right|5,843||MBA||18. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83905)||2001 UY182|| align=right|14,7|| align=right|3,166|| align=right|0,067|| align=right|10,15|| align=right|5,634||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83906)||2001 UL183|| align=right|14,2|| align=right|2,730|| align=right|0,079|| align=right|12,67|| align=right|4,510||MBA||16. října 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83907)||2001 UD184|| align=right|14,5|| align=right|2,997|| align=right|0,079|| align=right|10,49|| align=right|5,187||MBA||16. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83908)||2001 UT186|| align=right|14,6|| align=right|3,098|| align=right|0,071|| align=right|10,19|| align=right|5,453||MBA||17. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83909)||2001 UB189|| align=right|13,5|| align=right|3,195|| align=right|0,137|| align=right|15,98|| align=right|5,710||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83910)||2001 UA210|| align=right|13,9|| align=right|3,153|| align=right|0,081|| align=right|20,26|| align=right|5,597||MBA||20. října 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83911)||2001 UV219|| align=right|13,6|| align=right|3,148|| align=right|0,150|| align=right|24,12|| align=right|5,584||MBA||18. října 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83912)||2001 VH1|| align=right|14,1|| align=right|2,864|| align=right|0,136|| align=right|11,57|| align=right|4,845||MBA||7. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83913)||2001 VF6|| align=right|15,1|| align=right|3,057|| align=right|0,084|| align=right|2,40|| align=right|5,345||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83914)||2001 VA7|| align=right|15,5|| align=right|3,107|| align=right|0,198|| align=right|1,19|| align=right|5,475||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83915)||2001 VF7|| align=right|14,8|| align=right|3,052|| align=right|0,071|| align=right|9,20|| align=right|5,330||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83916)||2001 VS8|| align=right|13,5|| align=right|3,972|| align=right|0,145|| align=right|8,37|| align=right|7,914||HLD||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83917)||2001 VB11|| align=right|14,4|| align=right|3,141|| align=right|0,024|| align=right|9,82|| align=right|5,565||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83918)||2001 VJ11|| align=right|14,6|| align=right|3,150|| align=right|0,066|| align=right|12,62|| align=right|5,590||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83919)||2001 VX12|| align=right|14,2|| align=right|2,769|| align=right|0,204|| align=right|9,40|| align=right|4,607||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83920)||2001 VX15|| align=right|14,6|| align=right|2,788|| align=right|0,132|| align=right|21,77|| align=right|4,653||MBA||6. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83921)||2001 VB16|| align=right|15,5|| align=right|2,550|| align=right|0,198|| align=right|10,06|| align=right|4,072||MBA||8. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83922)||2001 VK16|| align=right|14,4|| align=right|3,177|| align=right|0,059|| align=right|8,67|| align=right|5,662||MBA||10. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83923)||2001 VR16|| align=right|13,1|| align=right|3,392|| align=right|0,117|| align=right|11,58|| align=right|6,248||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83924)||2001 VZ23|| align=right|14,6|| align=right|2,970|| align=right|0,074|| align=right|5,57|| align=right|5,118||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83925)||2001 VS25|| align=right|14,8|| align=right|3,156|| align=right|0,059|| align=right|11,45|| align=right|5,605||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83926)||2001 VS37|| align=right|13,5|| align=right|2,783|| align=right|0,239|| align=right|7,04|| align=right|4,641||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83927)||2001 VD48|| align=right|14,9|| align=right|2,655|| align=right|0,174|| align=right|14,88|| align=right|4,324||MBA||9. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83928)||2001 VJ50|| align=right|14,1|| align=right|3,012|| align=right|0,059|| align=right|10,94|| align=right|5,227||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83929)||2001 VF51|| align=right|14,3|| align=right|3,091|| align=right|0,051|| align=right|9,82|| align=right|5,435||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83930)||2001 VY56|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,165|| align=right|10,65|| align=right|5,590||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83931)||2001 VO58|| align=right|13,8|| align=right|3,172|| align=right|0,069|| align=right|7,87|| align=right|5,648||MBA||10. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83932)||2001 VD74|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,076|| align=right|14,01|| align=right|5,613||MBA||11. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83933)||2001 VJ74|| align=right|14,3|| align=right|2,691|| align=right|0,190|| align=right|13,04|| align=right|4,413||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83934)||2001 VZ74|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,115|| align=right|10,04|| align=right|5,094||MBA||8. listopadu 2001||Palomar||NEAT
|-
|(83935)||2001 VV86|| align=right|14,6|| align=right|2,754|| align=right|0,107|| align=right|9,39|| align=right|4,569||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83936)||2001 VY86|| align=right|15,3|| align=right|2,657|| align=right|0,212|| align=right|13,90|| align=right|4,329||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83937)||2001 VU89|| align=right|15,3|| align=right|2,991|| align=right|0,161|| align=right|13,99|| align=right|5,173||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83938)||2001 VO93|| align=right|13,9|| align=right|2,976|| align=right|0,236|| align=right|10,72|| align=right|5,132||MBA||15. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83939)||2001 VX105|| align=right|15,3|| align=right|3,203|| align=right|0,150|| align=right|15,57|| align=right|5,732||MBA||12. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83940)||2001 VD122|| align=right|14,2|| align=right|3,210|| align=right|0,053|| align=right|9,86|| align=right|5,751||MBA||13. listopadu 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(83941)||2001 WD|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,073|| align=right|10,71|| align=right|5,174||MBA||16. listopadu 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(83942)||2001 WC12|| align=right|15,3|| align=right|3,150|| align=right|0,173|| align=right|5,52|| align=right|5,591||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83943)||2001 WK14|| align=right|13,7|| align=right|3,334|| align=right|0,367|| align=right|20,90|| align=right|6,088||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83944)||2001 WM17|| align=right|14,7|| align=right|3,129|| align=right|0,115|| align=right|2,11|| align=right|5,535||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83945)||2001 WO21|| align=right|14,9|| align=right|3,257|| align=right|0,053|| align=right|1,04|| align=right|5,878||MBA||18. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83946)||2001 WR26|| align=right|15,2|| align=right|3,059|| align=right|0,091|| align=right|2,11|| align=right|5,350||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83947)||2001 WT36|| align=right|14,4|| align=right|3,076|| align=right|0,102|| align=right|9,47|| align=right|5,393||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83948)||2001 WN37|| align=right|14,3|| align=right|3,144|| align=right|0,138|| align=right|6,40|| align=right|5,573||MBA||17. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83949)||2001 WP45|| align=right|15,8|| align=right|2,513|| align=right|0,024|| align=right|1,96|| align=right|3,983||MBA||19. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83950)||2001 WV69|| align=right|14,6|| align=right|3,055|| align=right|0,165|| align=right|1,37|| align=right|5,338||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83951)||2001 WG74|| align=right|15,3|| align=right|3,212|| align=right|0,069|| align=right|1,93|| align=right|5,755||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83952)||2001 WO80|| align=right|14,8|| align=right|3,165|| align=right|0,119|| align=right|5,07|| align=right|5,631||MBA||20. listopadu 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83953)||2001 WA97|| align=right|16,0|| align=right|3,088|| align=right|0,172|| align=right|3,22|| align=right|5,427||MBA||18. listopadu 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83954)||2001 WU98|| align=right|15,1|| align=right|2,813|| align=right|0,107|| align=right|9,64|| align=right|4,718||MBA||19. listopadu 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83955)||2001 XR6|| align=right|16,2|| align=right|2,945|| align=right|0,061|| align=right|0,59|| align=right|5,054||MBA||8. prosince 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83956)||2001 XX30|| align=right|14,5|| align=right|2,678|| align=right|0,238|| align=right|12,71|| align=right|4,382||MBA||7. prosince 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(83957)||2001 XO35|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,099|| align=right|9,95|| align=right|5,410||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83958)||2001 XA36|| align=right|15,2|| align=right|2,802|| align=right|0,257|| align=right|10,04|| align=right|4,690||MBA||9. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83959)||2001 XD80|| align=right|14,2|| align=right|3,224|| align=right|0,088|| align=right|18,17|| align=right|5,788||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83960)||2001 XB84|| align=right|14,3|| align=right|2,725|| align=right|0,298|| align=right|14,51|| align=right|4,498||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83961)||2001 XQ113|| align=right|14,4|| align=right|2,617|| align=right|0,330|| align=right|8,38|| align=right|4,234||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83962)||2001 XW123|| align=right|15,1|| align=right|3,157|| align=right|0,093|| align=right|2,61|| align=right|5,609||MBA||14. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83963)||2001 XM202|| align=right|15,4|| align=right|2,774|| align=right|0,154|| align=right|9,14|| align=right|4,619||MBA||11. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83964)||2001 XL256|| align=right|14,6|| align=right|2,612|| align=right|0,249|| align=right|13,54|| align=right|4,220||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83965)||2001 XU256|| align=right|13,6|| align=right|3,060|| align=right|0,151|| align=right|18,29|| align=right|5,353||MBA||7. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83966)||2001 YX13|| align=right|14,8|| align=right|3,182|| align=right|0,156|| align=right|2,76|| align=right|5,676||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83967)||2001 YG111|| align=right|13,8|| align=right|2,866|| align=right|0,201|| align=right|13,72|| align=right|4,851||MBA||17. prosince 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83968)||2001 YY114|| align=right|13,5|| align=right|3,064|| align=right|0,103|| align=right|12,37|| align=right|5,364||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83969)||2001 YW127|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,116|| align=right|10,57|| align=right|5,366||MBA||17. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83970)||2001 YQ132|| align=right|14,7|| align=right|2,787|| align=right|0,289|| align=right|13,09|| align=right|4,653||MBA||20. prosince 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(83971)||2002 AU25|| align=right|14,3|| align=right|2,715|| align=right|0,109|| align=right|25,75|| align=right|4,472||MBA||9. ledna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(83972)||2002 AZ34|| align=right|14,6|| align=right|3,075|| align=right|0,142|| align=right|9,30|| align=right|5,390||MBA||9. ledna 2002||Kingsnake||J. V. McClusky
|-
|(83973)||2002 AS181|| align=right|13,3|| align=right|2,847|| align=right|0,231|| align=right|15,80|| align=right|4,803||MBA||5. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(83974)||2002 AV181|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,213|| align=right|12,76|| align=right|4,291||MBA||5. ledna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(83975)||2002 AD184|| align=right|12,8|| align=right|5,197|| align=right|0,039|| align=right|10,93|| align=right|11,85||JUT||6. ledna 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(83976)||2002 CA15|| align=right|15,6|| align=right|3,120|| align=right|0,143|| align=right|1,15|| align=right|5,510||MBA||9. února 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(83977)||2002 CE89|| align=right|12,5|| align=right|5,122|| align=right|0,079|| align=right|9,64|| align=right|11,60||JUT||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(83978)||2002 CC202|| align=right|13,1|| align=right|5,208|| align=right|0,079|| align=right|4,44|| align=right|11,89||JUT||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(83979)||2002 EW5|| align=right|12,5|| align=right|5,204|| align=right|0,074|| align=right|8,52|| align=right|11,87||JUT||11. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(83980)||2002 EP9|| align=right|12,2|| align=right|5,210|| align=right|0,101|| align=right|9,57|| align=right|11,90||JUT||10. března 2002||Palomar||NEAT
|-
|(83981)||2002 EJ22|| align=right|12,6|| align=right|5,304|| align=right|0,025|| align=right|7,03|| align=right|12,22||JUT||10. března 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(83982) Crantor||2002 GO9|| align=right|9,1|| align=right|19,54|| align=right|0,281|| align=right|12,77|| align=right|86,4||CNT||12. dubna 2002||Palomar||Near-Earth Asteroid Tracking (NEAT) project
|-
|(83983)||2002 GE39|| align=right|11,4|| align=right|5,192|| align=right|0,128|| align=right|55,43|| align=right|11,83||JUT||4. dubna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(83984)||2002 GL77|| align=right|12,3|| align=right|5,339|| align=right|0,039|| align=right|5,69|| align=right|12,34||JUT||9. dubna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(83985)||2002 JV42|| align=right|15,6|| align=right|2,622|| align=right|0,051|| align=right|7,82|| align=right|4,245||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(83986)||2002 JS101|| align=right|15,4|| align=right|2,301|| align=right|0,260|| align=right|2,34|| align=right|3,490||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(83987)||2002 LR32|| align=right|14,7|| align=right|2,994|| align=right|0,159|| align=right|15,00|| align=right|5,179||MBA||11. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(83988)||2002 LC34|| align=right|16,1|| align=right|2,160|| align=right|0,247|| align=right|7,28|| align=right|3,173||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(83989)||2002 MF1|| align=right|14,6|| align=right|2,382|| align=right|0,253|| align=right|24,04|| align=right|3,676||MBA||17. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(83990)||2002 MM1|| align=right|16,1|| align=right|1,843|| align=right|0,090|| align=right|22,89|| align=right|2,502||MBA||17. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(83991)||2002 MS1|| align=right|13,8|| align=right|2,748|| align=right|0,209|| align=right|34,18|| align=right|4,554||MBA||20. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(83992)||2002 MG3|| align=right|16,1|| align=right|2,283|| align=right|0,316|| align=right|7,91|| align=right|3,449||MBA||25. června 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(83993)||2002 MM3|| align=right|15,8|| align=right|1,935|| align=right|0,063|| align=right|23,39|| align=right|2,691||MBA||19. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(83994)||2002 NJ12|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,328|| align=right|5,73|| align=right|4,098||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(83995)||2002 NH13|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,207|| align=right|2,30|| align=right|3,650||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(83996)||2002 NP18|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,248|| align=right|3,63|| align=right|3,612||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(83997)||2002 NK19|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,146|| align=right|4,54|| align=right|3,556||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(83998)||2002 NA24|| align=right|16,4|| align=right|2,271|| align=right|0,144|| align=right|5,83|| align=right|3,422||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(83999)||2002 NV26|| align=right|15,8|| align=right|2,370|| align=right|0,200|| align=right|4,26|| align=right|3,647||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(84000)||2002 NG27|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,215|| align=right|2,39|| align=right|3,609||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. - absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek